

A 
AA0 AA1  AA3 AA4 AA5 AA6 AA7 AA8 AA9 | AA-0 AA-1  AA-3 AA-4 AA-5 AA-6 AA-7 AA-8 AA-9 
AB0 AB1  AB3 AB4   AB7 AB8 AB9 | AB-0 AB-1 AB-2 AB-3 AB-4 AB-5 AB-6 AB-7 AB-8 AB-9 
AC0 AC1 AC2 AC3 AC4 AC5 AC6 AC7 AC8 AC9 | AC-0 AC-1 AC-2 AC-3 AC-4 AC-5 AC-6 AC-7 AC-8 AC-9 
AD0 AD1 AD2 AD3 AD4 AD5 AD6 AD7 AD8 AD9 | AD-0 AD-1 AD-2 AD-3 AD-4 AD-5 AD-6 AD-7 AD-8 AD-9 
AE0 AE1 AE2 AE3 AE4 AE5 AE6 AE7 AE8 AE9 | AE-0 AE-1 AE-2 AE-3 AE-4 AE-5 AE-6 AE-7 AE-8 AE-9 
AF0 AF1 AF2 AF3 AF4 AF5 AF6 AF7 AF8 AF9 | AF-0 AF-1 AF-2 AF-3 AF-4 AF-5 AF-6 AF-7 AF-8 AF-9 
AG0 AG1 AG2 AG3 AG4 AG5 AG6  AG8 AG9 | AG-0 AG-1 AG-2 AG-3 AG-4 AG-5 AG-6 AG-7 AG-8 AG-9 
AH0 AH1 AH2 AH3 AH4 AH5 AH6 AH7 AH8 AH9 | AH-0 AH-1 AH-2 AH-3 AH-4 AH-5 AH-6 AH-7 AH-8 AH-9 
AI0 AI1 AI2 AI3 AI4 AI5 AI6 AI7 AI8 AI9 | AI-0 AI-1 AI-2 AI-3 AI-4 AI-5 AI-6 AI-7 AI-8 AI-9 
AJ0 AJ1 AJ2 AJ3 AJ4 AJ5 AJ6 AJ7 AJ8 AJ9 | AJ-0 AJ-1 AJ-2 AJ-3 AJ-4 AJ-5 AJ-6 AJ-7 AJ-8 AJ-9 
AK0 AK1 AK2 AK3 AK4 AK5 AK6 AK7 AK8 AK9 | AK-0 AK-1 AK-2 AK-3 AK-4 AK-5 AK-6 AK-7 AK-8 AK-9 
AL0 AL1 AL2 AL3 AL4 AL5 AL6 AL7 AL8 AL9 | AL-0 AL-1 AL-2 AL-3 AL-4 AL-5 AL-6 AL-7 AL-8 AL-9 
AM0 AM1 AM2 AM3 AM4 AM5 AM6 AM7 AM8 AM9 | AM-0 AM-1 AM-2 AM-3 AM-4 AM-5 AM-6 AM-7 AM-8 AM-9 
AN0 AN1 AN2 AN3 AN4 AN5 AN6 AN7 AN8 AN9 | AN-0 AN-1 AN-2 AN-3 AN-4 AN-5 AN-6 AN-7 AN-8 AN-9 
AO0 AO1 AO2 AO3 AO4 AO5 AO6 AO7 AO8 AO9 | AO-0 AO-1 AO-2 AO-3 AO-4 AO-5 AO-6 AO-7 AO-8 AO-9 
AP0 AP1 AP2 AP3 AP4 AP5 AP6 AP7 AP8 AP9 | AP-0 AP-1 AP-2 AP-3 AP-4 AP-5 AP-6 AP-7 AP-8 AP-9 
AQ0 AQ1 AQ2 AQ3 AQ4 AQ5 AQ6 AQ7 AQ8 AQ9 | AQ-0 AQ-1 AQ-2 AQ-3 AQ-4 AQ-5 AQ-6 AQ-7 AQ-8 AQ-9 
AR0 AR1 AR2 AR3 AR4 AR5 AR6 AR7 AR8 AR9 | AR-0 AR-1 AR-2 AR-3 AR-4 AR-5 AR-6 AR-7 AR-8 AR-9 
AS0 AS1 AS2 AS3 AS4 AS5 AS6 AS7 AS8 AS9 | AS-0 AS-1 AS-2 AS-3 AS-4 AS-5 AS-6 AS-7 AS-8 AS-9 
AT0 AT1 AT2  AT4 AT5 AT6 AT7 AT8 AT9 | AT-0 AT-1 AT-2  AT-4 AT-5 AT-6 AT-7 AT-8 AT-9 
AU0 AU1 AU2 AU3 AU4 AU5 AU6 AU7 AU8 AU9 | AU-0 AU-1 AU-2 AU-3 AU-4 AU-5 AU-6 AU-7 AU-8 AU-9 
AV0  AV2 AV3 AV4 AV5 AV6 AV7 AV8 AV9 | AV-0 AV-1 AV-2 AV-3 AV-4 AV-5 AV-6 AV-7 AV-8 AV-9 
AW0 AW1 AW2 AW3 AW4 AW5 AW6 AW7 AW8 AW9 | AW-0 AW-1 AW-2 AW-3 AW-4 AW-5 AW-6 AW-7 AW-8 AW-9 
AX0 AX1 AX2 AX3 AX4 AX5 AX6 AX7 AX8 AX9 | AX-0 AX-1 AX-2 AX-3 AX-4 AX-5 AX-6 AX-7 AX-8 AX-9 
AY0 AY1 AY2 AY3 AY4 AY5 AY6 AY7 AY8 AY9 | AY-0 AY-1 AY-2 AY-3 AY-4 AY-5 AY-6 AY-7 AY-8 AY-9 
AZ0 AZ1 AZ2 AZ3 AZ4 AZ5 AZ6 AZ7 AZ8 AZ9 | AZ-0 AZ-1 AZ-2 AZ-3 AZ-4 AZ-5 AZ-6 AZ-7 AZ-8 AZ-9

B 
BA0 BA1 BA2 BA3 BA4 BA5 BA6 BA7 BA8 BA9 | BA-0 BA-1 BA-2 BA-3 BA-4 BA-5 BA-6 BA-7 BA-8 BA-9 
BB0 BB1 BB2 BB3 BB4 BB5 BB6 BB7 BB8 BB9 | BB-0 BB-1 BB-2 BB-3 BB-4 BB-5 BB-6 BB-7 BB-8 BB-9 
BC0 BC1 BC2 BC3 BC4 BC5 BC6 BC7 BC8 BC9 | BC-0 BC-1 BC-2 BC-3 BC-4 BC-5 BC-6 BC-7 BC-8 BC-9 
BD0 BD1 BD2 BD3 BD4 BD5 BD6 BD7 BD8 BD9 | BD-0 BD-1 BD-2 BD-3 BD-4 BD-5 BD-6 BD-7 BD-8 BD-9 
BE0 BE1 BE2 BE3 BE4 BE5 BE6 BE7 BE8 BE9 | BE-0 BE-1 BE-2 BE-3 BE-4 BE-5 BE-6 BE-7 BE-8 BE-9 
BF0 BF1 BF2  BF4 BF5 BF6 BF7 BF8 BF9 | BF-0 BF-1 BF-2 BF-3 BF-4 BF-5 BF-6 BF-7 BF-8 BF-9 
BG0 BG1 BG2 BG3 BG4 BG5 BG6 BG7 BG8 BG9 | BG-0 BG-1 BG-2 BG-3 BG-4 BG-5 BG-6 BG-7 BG-8 BG-9 
BH0 BH1 BH2 BH3 BH4 BH5 BH6 BH7 BH8 BH9 | BH-0 BH-1 BH-2 BH-3 BH-4 BH-5 BH-6 BH-7 BH-8 BH-9 
BI0 BI1 BI2 BI3 BI4 BI5 BI6 BI7 BI8 BI9 | BI-0 BI-1 BI-2 BI-3 BI-4 BI-5 BI-6 BI-7 BI-8 BI-9 
BJ0 BJ1 BJ2 BJ3 BJ4 BJ5 BJ6 BJ7 BJ8 BJ9 | BJ-0 BJ-1 BJ-2 BJ-3 BJ-4 BJ-5 BJ-6 BJ-7 BJ-8 BJ-9 
BK0 BK1 BK2 BK3 BK4 BK5 BK6 BK7 BK8 BK9 | BK-0 BK-1 BK-2 BK-3 BK-4 BK-5 BK-6 BK-7 BK-8 BK-9 
BL0 BL1 BL2 BL3 BL4 BL5 BL6 BL7 BL8 BL9 | BL-0 BL-1 BL-2 BL-3 BL-4 BL-5 BL-6 BL-7 BL-8 BL-9 
BM0 BM1  BM3 BM4 BM5 BM6 BM7 BM8 BM9 | BM-0 BM-1 BM-2 BM-3 BM-4 BM-5 BM-6 BM-7 BM-8 BM-9 
BN0 BN1 BN2 BN3 BN4 BN5 BN6 BN7 BN8 BN9 | BN-0 BN-1 BN-2 BN-3 BN-4 BN-5 BN-6 BN-7 BN-8 BN-9 
BO0 BO1 BO2 BO3 BO4 BO5 BO6 BO7 BO8 BO9 | BO-0 BO-1 BO-2 BO-3 BO-4 BO-5 BO-6 BO-7 BO-8 BO-9 
BP0 BP1 BP2 BP3 BP4 BP5 BP6 BP7 BP8 BP9 | BP-0 BP-1 BP-2 BP-3 BP-4 BP-5 BP-6 BP-7 BP-8 BP-9 
BQ0 BQ1 BQ2 BQ3 BQ4 BQ5 BQ6 BQ7 BQ8 BQ9 | BQ-0 BQ-1 BQ-2 BQ-3 BQ-4 BQ-5 BQ-6 BQ-7 BQ-8 BQ-9 
BR0 BR1 BR2 BR3 BR4 BR5 BR6 BR7 BR8 BR9 | BR-0 BR-1 BR-2 BR-3 BR-4 BR-5 BR-6 BR-7 BR-8 BR-9 
BS0 BS1 BS2 BS3 BS4 BS5 BS6 BS7 BS8 BS9 | BS-0 BS-1 BS-2 BS-3 BS-4 BS-5 BS-6 BS-7 BS-8 BS-9 
BT0 BT1 BT2 BT3 BT4 BT5 BT6  BT8 BT9 | BT-0 BT-1 BT-2 BT-3 BT-4 BT-5 BT-6 BT-7 BT-8 BT-9 
BU0 BU1 BU2 BU3 BU4 BU5 BU6 BU7 BU8 BU9 | BU-0 BU-1 BU-2 BU-3 BU-4 BU-5 BU-6 BU-7 BU-8 BU-9 
BV0 BV1 BV2 BV3 BV4 BV5 BV6 BV7 BV8 BV9 | BV-0 BV-1 BV-2 BV-3 BV-4 BV-5 BV-6 BV-7 BV-8 BV-9 
BW0 BW1 BW2 BW3 BW4 BW5 BW6 BW7 BW8 BW9 | BW-0 BW-1 BW-2 BW-3 BW-4 BW-5 BW-6 BW-7 BW-8 BW-9 
BX0 BX1 BX2 BX3 BX4 BX5 BX6 BX7 BX8 BX9 | BX-0 BX-1 BX-2 BX-3 BX-4 BX-5 BX-6 BX-7 BX-8 BX-9 
BY0 BY1 BY2 BY3 BY4 BY5 BY6 BY7 BY8 BY9 | BY-0 BY-1 BY-2 BY-3 BY-4 BY-5 BY-6 BY-7 BY-8 BY-9 
BZ0 BZ1 BZ2 BZ3 BZ4 BZ5 BZ6 BZ7 BZ8 BZ9 | BZ-0 BZ-1 BZ-2 BZ-3 BZ-4 BZ-5 BZ-6 BZ-7 BZ-8 BZ-9

C 
CA0 CA1 CA2 CA3 CA4 CA5 CA6 CA7 CA8 CA9 | CA-0 CA-1 CA-2 CA-3 CA-4 CA-5 CA-6 CA-7 CA-8 CA-9 
CB0 CB1 CB2 CB3 CB4 CB5 CB6 CB7 CB8 CB9 | CB-0 CB-1 CB-2 CB-3 CB-4 CB-5 CB-6 CB-7 CB-8 CB-9 
CC0 CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 CC7 CC8 CC9 | CC-0 CC-1 CC-2 CC-3 CC-4 CC-5 CC-6 CC-7 CC-8 CC-9 
CD0 CD1 CD2 CD3 CD4 CD5 CD6 CD7 CD8 CD9 | CD-0 CD-1 CD-2 CD-3 CD-4 CD-5 CD-6 CD-7 CD-8 CD-9 
CE0 CE1 CE2 CE3 CE4 CE5 CE6 CE7 CE8 CE9 | CE-0 CE-1 CE-2 CE-3 CE-4 CE-5 CE-6 CE-7 CE-8 CE-9 
CF0 CF1 CF2 CF3 CF4 CF5 CF6 CF7 CF8 CF9 | CF-0 CF-1 CF-2 CF-3 CF-4 CF-5 CF-6 CF-7 CF-8 CF-9 
CG0 CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6 CG7 CG8 CG9 | CG-0 CG-1 CG-2 CG-3 CG-4 CG-5 CG-6 CG-7 CG-8 CG-9 
CH0 CH1 CH2 CH3 CH4 CH5 CH6 CH7 CH8 CH9 | CH-0 CH-1 CH-2 CH-3 CH-4 CH-5 CH-6 CH-7 CH-8 CH-9 
CI0 CI1 CI2 CI3 CI4 CI5 CI6 CI7 CI8 CI9 | CI-0 CI-1 CI-2 CI-3 CI-4 CI-5 CI-6 CI-7 CI-8 CI-9 
CJ0 CJ1 CJ2 CJ3 CJ4 CJ5 CJ6 CJ7 CJ8 CJ9 | CJ-0 CJ-1 CJ-2 CJ-3 CJ-4 CJ-5 CJ-6 CJ-7 CJ-8 CJ-9 
CK0 CK1 CK2 CK3 CK4 CK5 CK6 CK7 CK8 CK9 | CK-0 CK-1 CK-2 CK-3 CK-4 CK-5 CK-6 CK-7 CK-8 CK-9 
CL0 CL1 CL2 CL3 CL4 CL5 CL6 CL7 CL8 CL9 | CL-0 CL-1 CL-2 CL-3 CL-4 CL-5 CL-6 CL-7 CL-8 CL-9 
CM0 CM1 CM2 CM3 CM4 CM5 CM6 CM7 CM8 CM9 | CM-0 CM-1 CM-2 CM-3 CM-4 CM-5 CM-6 CM-7 CM-8 CM-9 
CN0 CN1 CN2 CN3 CN4 CN5 CN6 CN7 CN8 CN9 | CN-0 CN-1 CN-2 CN-3 CN-4 CN-5 CN-6 CN-7 CN-8 CN-9 
CO0 CO1    CO5 CO6 CO7 CO8 CO9 | CO-0 CO-1 CO-2 CO-3 CO-4 CO-5 CO-6 CO-7 CO-8 CO-9 
CP0 CP1 CP2 CP3  CP5 CP6 CP7 CP8 CP9 | CP-0 CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 
CQ0 CQ1 CQ2 CQ3 CQ4 CQ5 CQ6 CQ7 CQ8 CQ9 | CQ-0 CQ-1 CQ-2 CQ-3 CQ-4 CQ-5 CQ-6 CQ-7 CQ-8 CQ-9 
CR0 CR1 CR2 CR3 CR4 CR5 CR6  CR8 CR9 | CR-0 CR-1 CR-2 CR-3 CR-4 CR-5 CR-6  CR-8 CR-9 
CS0 CS1  CS3 CS4 CS5 CS6 CS7 CS8 CS9 | CS-0 CS-1 CS-2 CS-3 CS-4 CS-5 CS-6 CS-7 CS-8 CS-9 
CT0 CT1 CT2 CT3 CT4 CT5 CT6 CT7 CT8 CT9 | CT-0 CT-1 CT-2 CT-3 CT-4 CT-5 CT-6 CT-7 CT-8 CT-9 
CU0 CU1 CU2 CU3 CU4 CU5 CU6 CU7 CU8 CU9 | CU-0 CU-1 CU-2 CU-3 CU-4 CU-5 CU-6 CU-7 CU-8 CU-9 
CV0 CV1 CV2 CV3 CV4 CV5 CV6 CV7 CV8 CV9 | CV-0 CV-1 CV-2 CV-3 CV-4 CV-5 CV-6 CV-7 CV-8 CV-9 
CW0 CW1 CW2 CW3 CW4 CW5 CW6 CW7 CW8 CW9 | CW-0 CW-1 CW-2 CW-3 CW-4 CW-5 CW-6 CW-7 CW-8 CW-9 
CX0 CX1 CX2 CX3 CX4 CX5 CX6 CX7 CX8 CX9 | CX-0 CX-1 CX-2 CX-3 CX-4 CX-5 CX-6 CX-7 CX-8 CX-9 
CY0 CY1 CY2 CY3 CY4 CY5 CY6 CY7 CY8 CY9 | CY-0 CY-1 CY-2 CY-3 CY-4 CY-5 CY-6 CY-7 CY-8 CY-9 
CZ0 CZ1 CZ2 CZ3 CZ4 CZ5 CZ6 CZ7 CZ8 CZ9 | CZ-0 CZ-1 CZ-2 CZ-3 CZ-4 CZ-5 CZ-6 CZ-7 CZ-8 CZ-9

D 
DA0 DA1 DA2 DA3 DA4 DA5 DA6 DA7 DA8 DA9 | DA-0 DA-1 DA-2 DA-3 DA-4 DA-5 DA-6 DA-7 DA-8 DA-9 
DB0 DB1 DB2 DB3 DB4 DB5 DB6  DB8  | DB-0 DB-1 DB-2 DB-3 DB-4 DB-5 DB-6  DB-8  
DC0 DC1 DC2 DC3 DC4 DC5 DC6 DC7 DC8 DC9 | DC-0 DC-1 DC-2 DC-3 DC-4 DC-5 DC-6 DC-7 DC-8 DC-9 
DD0 DD1 DD2 DD3 DD4 DD5 DD6 DD7 DD8 DD9 | DD-0 DD-1 DD-2 DD-3 DD-4 DD-5 DD-6 DD-7 DD-8 DD-9 
DE0 DE1 DE2 DE3 DE4 DE5 DE6 DE7 DE8 DE9 | DE-0 DE-1 DE-2 DE-3 DE-4 DE-5 DE-6 DE-7 DE-8 DE-9 
DF0 DF1 DF2 DF3 DF4 DF5 DF6 DF7 DF8 DF9 | DF-0 DF-1 DF-2 DF-3 DF-4 DF-5 DF-6 DF-7 DF-8 DF-9 
DG0 DG1 DG2 DG3 DG4 DG5 DG6 DG7 DG8 DG9 | DG-0 DG-1 DG-2 DG-3 DG-4 DG-5 DG-6 DG-7 DG-8 DG-9 
DH0 DH1 DH2 DH3 DH4 DH5 DH6 DH7 DH8 DH9 | DH-0 DH-1 DH-2 DH-3 DH-4 DH-5 DH-6 DH-7 DH-8 DH-9 
DI0 DI1 DI2 DI3 DI4 DI5 DI6 DI7 DI8 DI9 | DI-0 DI-1 DI-2 DI-3 DI-4 DI-5 DI-6 DI-7 DI-8 DI-9 
DJ0 DJ1 DJ2 DJ3 DJ4 DJ5 DJ6 DJ7 DJ8 DJ9 | DJ-0 DJ-1 DJ-2 DJ-3 DJ-4 DJ-5 DJ-6 DJ-7 DJ-8 DJ-9 
DK0 DK1 DK2 DK3 DK4 DK5 DK6 DK7 DK8 DK9 | DK-0 DK-1 DK-2 DK-3 DK-4 DK-5 DK-6 DK-7 DK-8 DK-9 
DL0 DL1 DL2 DL3 DL4 DL5 DL6 DL7 DL8 DL9 | DL-0 DL-1 DL-2 DL-3 DL-4 DL-5 DL-6 DL-7 DL-8 DL-9 
DM0 DM1 DM2 DM3 DM4 DM5 DM6 DM7 DM8 DM9 | DM-0 DM-1 DM-2 DM-3 DM-4 DM-5 DM-6 DM-7 DM-8 DM-9 
DN0 DN1 DN2 DN3 DN4 DN5 DN6 DN7 DN8 DN9 | DN-0 DN-1 DN-2 DN-3 DN-4 DN-5 DN-6 DN-7 DN-8 DN-9 
DO0 DO1 DO2 DO3 DO4 DO5 DO6 DO7 DO8 DO9 | DO-0 DO-1 DO-2 DO-3 DO-4 DO-5 DO-6 DO-7 DO-8 DO-9 
DP0 DP1 DP2 DP3 DP4 DP5 DP6 DP7 DP8 DP9 | DP-0 DP-1 DP-2 DP-3 DP-4 DP-5 DP-6 DP-7 DP-8 DP-9 
DQ0 DQ1 DQ2 DQ3 DQ4 DQ5 DQ6 DQ7 DQ8 DQ9 | DQ-0 DQ-1 DQ-2 DQ-3 DQ-4 DQ-5 DQ-6 DQ-7 DQ-8 DQ-9 
DR0  DR2 DR3 DR4 DR5 DR6 DR7 DR8 DR9 | DR-0 DR-1 DR-2 DR-3 DR-4 DR-5 DR-6 DR-7 DR-8 DR-9 
DS0 DS1 DS2 DS3  DS5 DS6 DS7 DS8 DS9 | DS-0 DS-1 DS-2 DS-3 DS-4 DS-5 DS-6 DS-7 DS-8 DS-9 
DT0 DT1 DT2 DT3 DT4 DT5 DT6 DT7 DT8 DT9 | DT-0 DT-1 DT-2 DT-3 DT-4 DT-5 DT-6 DT-7 DT-8 DT-9 
DU0 DU1 DU2 DU3 DU4 DU5 DU6 DU7 DU8 DU9 | DU-0 DU-1 DU-2 DU-3 DU-4 DU-5 DU-6 DU-7 DU-8 DU-9 
DV0 DV1 DV2 DV3 DV4 DV5 DV6 DV7 DV8 DV9 | DV-0 DV-1 DV-2 DV-3 DV-4 DV-5 DV-6 DV-7 DV-8 DV-9 
DW0 DW1 DW2 DW3 DW4 DW5 DW6 DW7 DW8 DW9 | DW-0 DW-1 DW-2 DW-3 DW-4 DW-5 DW-6 DW-7 DW-8 DW-9 
DX0 DX1 DX2 DX3 DX4 DX5 DX6 DX7 DX8 DX9 | DX-0 DX-1 DX-2 DX-3 DX-4 DX-5 DX-6 DX-7 DX-8 DX-9 
DY0 DY1 DY2 DY3 DY4 DY5 DY6 DY7 DY8 DY9 | DY-0 DY-1 DY-2 DY-3 DY-4 DY-5 DY-6 DY-7 DY-8 DY-9 
DZ0 DZ1 DZ2 DZ3 DZ4 DZ5 DZ6 DZ7 DZ8 DZ9 | DZ-0 DZ-1 DZ-2 DZ-3 DZ-4 DZ-5 DZ-6 DZ-7 DZ-8 DZ-9

E 
EA0 EA1 EA2 EA3 EA4 EA5 EA6 EA7 EA8 EA9 | EA-0 EA-1 EA-2 EA-3 EA-4 EA-5 EA-6 EA-7 EA-8 EA-9 
EB0 EB1 EB2 EB3 EB4 EB5 EB6 EB7 EB8 EB9 | EB-0 EB-1 EB-2 EB-3 EB-4 EB-5 EB-6 EB-7 EB-8 EB-9 
EC0 EC1 EC2 EC3 EC4 EC5 EC6 EC7 EC8 EC9 | EC-0 EC-1 EC-2 EC-3 EC-4 EC-5 EC-6 EC-7 EC-8 EC-9 
ED0 ED1 ED2 ED3 ED4 ED5 ED6 ED7 ED8 ED9 | ED-0 ED-1 ED-2 ED-3 ED-4 ED-5 ED-6 ED-7 ED-8 ED-9 
EE0 EE1 EE2 EE3 EE4 EE5 EE6 EE7 EE8 EE9 | EE-0 EE-1 EE-2 EE-3 EE-4 EE-5 EE-6 EE-7 EE-8 EE-9 
EF0 EF1 EF2 EF3 EF4 EF5 EF6 EF7 EF8 EF9 | EF-0 EF-1 EF-2 EF-3 EF-4 EF-5 EF-6 EF-7 EF-8 EF-9 
EG0 EG1 EG2 EG3 EG4 EG5 EG6 EG7 EG8 EG9 | EG-0 EG-1 EG-2 EG-3 EG-4 EG-5 EG-6 EG-7 EG-8 EG-9 
EH0 EH1 EH2 EH3 EH4 EH5 EH6 EH7 EH8 EH9 | EH-0 EH-1 EH-2 EH-3 EH-4 EH-5 EH-6 EH-7 EH-8 EH-9 
EI0 EI1 EI2 EI3 EI4 EI5 EI6 EI7 EI8 EI9 | EI-0 EI-1 EI-2 EI-3 EI-4 EI-5 EI-6 EI-7 EI-8 EI-9 
EJ0 EJ1 EJ2 EJ3 EJ4 EJ5 EJ6 EJ7 EJ8 EJ9 | EJ-0 EJ-1 EJ-2 EJ-3 EJ-4 EJ-5 EJ-6 EJ-7 EJ-8 EJ-9 
EK0 EK1 EK2 EK3 EK4 EK5 EK6 EK7 EK8 EK9 | EK-0 EK-1 EK-2 EK-3 EK-4 EK-5 EK-6 EK-7 EK-8 EK-9 
EL0 EL1 EL2 EL3 EL4 EL5 EL6 EL7 EL8 EL9 | EL-0 EL-1 EL-2 EL-3 EL-4 EL-5 EL-6 EL-7 EL-8 EL-9 
EM0 EM1 EM2 EM3 EM4 EM5 EM6 EM7 EM8 EM9 | EM-0 EM-1 EM-2 EM-3 EM-4 EM-5 EM-6 EM-7 EM-8 EM-9 
EN0 EN1 EN2  EN3   EN4    EN5     EN6      EN7       EN8        EN9 | EN-0 EN-1 EN-2 EN-3 EN-4 EN-5 EN-6 EN-7 EN-8 EN-9 
EO0 EO1 EO2 EO3 EO4 EO5 EO6 EO7 EO8 EO9 | EO-0 EO-1 EO-2 EO-3 EO-4 EO-5 EO-6 EO-7 EO-8 EO-9 
EP0 EP1 EP2 EP3 EP4 EP5 EP6 EP7 EP8 EP9 | EP-0 EP-1 EP-2 EP-3 EP-4 EP-5 EP-6 EP-7 EP-8 EP-9 
EQ0 EQ1 EQ2 EQ3 EQ4 EQ5 EQ6 EQ7 EQ8 EQ9 | EQ-0 EQ-1 EQ-2 EQ-3 EQ-4 EQ-5 EQ-6 EQ-7 EQ-8 EQ-9 
ER0 ER1 ER2 ER3 ER4 ER5 ER6 ER7 ER8 ER9 | ER-0 ER-1 ER-2 ER-3 ER-4 ER-5 ER-6 ER-7 ER-8 ER-9 
ES0 ES1 ES2 ES3 ES4 ES5 ES6 ES7 ES8 ES9 | ES-0 ES-1 ES-2 ES-3 ES-4 ES-5 ES-6 ES-7 ES-8 ES-9 
ET0 ET1 ET2 ET3 ET4 ET5 ET6 ET7 ET8 ET9 | ET-0 ET-1 ET-2 ET-3 ET-4 ET-5 ET-6 ET-7 ET-8 ET-9 
EU0 EU1 EU2 EU3 EU4 EU5 EU6 EU7 EU8 EU9 | EU-0 EU-1 EU-2 EU-3 EU-4 EU-5 EU-6 EU-7 EU-8 EU-9 
EV0          | EV-0 EV-1 EV-2 EV-3 EV-4 EV-5 EV-6 EV-7 EV-8 EV-9 
EW0 EW1 EW2 EW3 EW4 EW5 EW6 EW7 EW8 EW9 | EW-0 EW-1 EW-2 EW-3 EW-4 EW-5 EW-6 EW-7 EW-8 EW-9 
EX0 EX1 EX2 EX3 EX4 EX5 EX6 EX7 EX8 EX9 | EX-0 EX-1 EX-2 EX-3 EX-4 EX-5 EX-6 EX-7 EX-8 EX-9 
EY0 EY1 EY2 EY3 EY4 EY5 EY6 EY7 EY8 EY9 | EY-0 EY-1 EY-2 EY-3 EY-4 EY-5 EY-6 EY-7 EY-8 EY-9 
EZ0 EZ1 EZ2 EZ3 EZ4 EZ5 EZ6 EZ7 EZ8 EZ9 | EZ-0 EZ-1 EZ-2 EZ-3 EZ-4 EZ-5 EZ-6 EZ-7 EZ-8 EZ-9

F 
FA0 FA1 FA2 FA3 FA4 FA5 FA6 FA7 FA8 FA9 | FA-0 FA-1 FA-2 FA-3 FA-4 FA-5 FA-6 FA-7 FA-8 FA-9 
FB0 FB1 FB2 FB3 FB4 FB5 FB6 FB7 FB8 FB9 | FB-0 FB-1 FB-2 FB-3 FB-4 FB-5 FB-6 FB-7 FB-8 FB-9 
FC0 FC1 FC2 FC3 FC4 FC5 FC6 FC7 FC8 FC9 | FC-0 FC-1 FC-2 FC-3 FC-4 FC-5 FC-6 FC-7 FC-8 FC-9 
FD0 FD1 FD2 FD3 FD4 FD5 FD6 FD7 FD8 FD9 | FD-0 FD-1 FD-2 FD-3 FD-4 FD-5 FD-6 FD-7 FD-8 FD-9 
FE0 FE1 FE2 FE3 FE4 FE5 FE6 FE7 FE8 FE9 | FE-0 FE-1 FE-2 FE-3 FE-4 FE-5 FE-6 FE-7 FE-8 FE-9 
FF0 FF1 FF2 FF3 FF4 FF5 FF6 FF7 FF8 FF9 | FF-0 FF-1 FF-2 FF-3 FF-4 FF-5 FF-6 FF-7 FF-8 FF-9 
FG0 FG1 FG2 FG3 FG4 FG5 FG6 FG7 FG8 FG9 | FG-0 FG-1 FG-2 FG-3 FG-4 FG-5 FG-6 FG-7 FG-8 FG-9 
FH0 FH1 FH2 FH3 FH4 FH5 FH6 FH7 FH8 FH9 | FH-0 FH-1 FH-2 FH-3 FH-4 FH-5 FH-6 FH-7 FH-8 FH-9 
FI0 FI1 FI2 FI3 FI4 FI5 FI6 FI7 FI8 FI9 | FI-0 FI-1 FI-2 FI-3 FI-4 FI-5 FI-6 FI-7 FI-8 FI-9 
FJ0 FJ1 FJ2 FJ3 FJ4 FJ5 FJ6 FJ7 FJ8 FJ9 | FJ-0 FJ-1 FJ-2 FJ-3 FJ-4 FJ-5 FJ-6 FJ-7 FJ-8 FJ-9 
FK0 FK1 FK2 FK3 FK4  FK6 FK7 FK8 FK9 | FK-0 FK-1 FK-2 FK-3 FK-4 FK-5 FK-6 FK-7 FK-8 FK-9 
FL0 FL1 FL2 FL3 FL4 FL5 FL6 FL7 FL8 FL9 | FL-0 FL-1 FL-2 FL-3 FL-4 FL-5 FL-6 FL-7 FL-8 FL-9 
FM0 FM1 FM2 FM3 FM4 FM5 FM6 FM7 FM8 FM9 | FM-0 FM-1 FM-2 FM-3 FM-4 FM-5 FM-6 FM-7 FM-8 FM-9 
FN0 FN1 FN2 FN3 FN4 FN5 FN6 FN7 FN8 FN9 | FN-0 FN-1 FN-2 FN-3 FN-4 FN-5 FN-6 FN-7 FN-8 FN-9 
FO0 FO1 FO2 FO3 FO4 FO5 FO6 FO7 FO8 FO9 | FO-0 FO-1 FO-2 FO-3 FO-4 FO-5 FO-6 FO-7 FO-8 FO-9 
FP0 FP1 FP2 FP3 FP4 FP5 FP6 FP7 FP8 FP9 | FP-0 FP-1 FP-2 FP-3 FP-4 FP-5 FP-6 FP-7 FP-8 FP-9 
FQ0 FQ1 FQ2 FQ3 FQ4 FQ5 FQ6 FQ7 FQ8 FQ9 | FQ-0 FQ-1 FQ-2 FQ-3 FQ-4 FQ-5 FQ-6 FQ-7 FQ-8 FQ-9 
FR0  FR2 FR3  FR5 FR6 FR7 FR8 FR9 | FR-0  FR-2 FR-3 FR-4 FR-5 FR-6 FR-7 FR-8 FR-9 
FS0 FS1 FS2 FS3 FS4 FS5 FS6 FS7 FS8 FS9 | FS-0 FS-1 FS-2 FS-3 FS-4 FS-5 FS-6 FS-7 FS-8 FS-9 
FT0 FT1 FT2 FT3 FT4 FT5 FT6 FT7 FT8 FT9 | FT-0 FT-1 FT-2 FT-3 FT-4 FT-5 FT-6 FT-7 FT-8 FT-9 
FU0 FU1 FU2 FU3 FU4 FU5 FU6 FU7 FU8 FU9 | FU-0 FU-1 FU-2 FU-3 FU-4 FU-5 FU-6 FU-7 FU-8 FU-9 
FV0 FV1 FV2 FV3 FV4 FV5 FV6 FV7 FV8 FV9 | FV-0 FV-1 FV-2 FV-3 FV-4 FV-5 FV-6 FV-7 FV-8 FV-9 
FW0 FW1 FW2 FW3 FW4 FW5 FW6 FW7 FW8 FW9 | FW-0 FW-1 FW-2 FW-3 FW-4 FW-5 FW-6 FW-7 FW-8 FW-9 
FX0 FX1 FX2 FX3 FX4 FX5 FX6 FX7 FX8 FX9 | FX-0 FX-1 FX-2 FX-3 FX-4 FX-5 FX-6 FX-7 FX-8 FX-9 
FY0 FY1 FY2 FY3 FY4 FY5 FY6 FY7 FY8 FY9 | FY-0 FY-1 FY-2 FY-3 FY-4 FY-5 FY-6 FY-7 FY-8 FY-9 
FZ0 FZ1 FZ2 FZ3 FZ4 FZ5 FZ6 FZ7 FZ8 FZ9 | FZ-0 FZ-1 FZ-2 FZ-3 FZ-4 FZ-5 FZ-6 FZ-7 FZ-8 FZ-9

G 
GA0 GA1 GA2  GA4 GA5 GA6 GA7 GA8 GA9 | GA-0 GA-1 GA-2 GA-3 GA-4 GA-5 GA-6 GA-7 GA-8 GA-9 
GB0 GB1 GB2 GB3 GB4 GB5 GB6 GB7 GB8 GB9 | GB-0 GB-1 GB-2 GB-3 GB-4 GB-5 GB-6 GB-7 GB-8 GB-9 
GC0 GC1 GC2 GC3 GC4 GC5 GC6 GC7 GC8 GC9 | GC-0 GC-1 GC-2 GC-3 GC-4 GC-5 GC-6 GC-7 GC-8 GC-9 
GD0 GD1 GD2 GD3 GD4 GD5 GD6 GD7 GD8 GD9 | GD-0 GD-1 GD-2 GD-3 GD-4 GD-5 GD-6 GD-7 GD-8 GD-9 
GE0 GE1 GE2 GE3 GE4 GE5 GE6 GE7 GE8 GE9 | GE-0 GE-1 GE-2 GE-3 GE-4 GE-5 GE-6 GE-7 GE-8 GE-9 
GF0 GF1 GF2 GF3 GF4 GF5 GF6 GF7 GF8 GF9 | GF-0 GF-1 GF-2 GF-3 GF-4 GF-5 GF-6 GF-7 GF-8 GF-9 
GG0 GG1 GG2 GG3 GG4 GG5 GG6 GG7 GG8 GG9 | GG-0 GG-1 GG-2 GG-3 GG-4 GG-5 GG-6 GG-7 GG-8 GG-9 
GH0 GH1 GH2 GH3 GH4 GH5 GH6 GH7 GH8 GH9 | GH-0 GH-1 GH-2 GH-3 GH-4 GH-5 GH-6 GH-7 GH-8 GH-9 
GI0 GI1 GI2 GI3 GI4 GI5 GI6 GI7 GI8 GI9 | GI-0 GI-1 GI-2 GI-3 GI-4 GI-5 GI-6 GI-7 GI-8 GI-9 
GJ0 GJ1 GJ2 GJ3 GJ4 GJ5 GJ6 GJ7 GJ8 GJ9 | GJ-0 GJ-1 GJ-2 GJ-3 GJ-4 GJ-5 GJ-6 GJ-7 GJ-8 GJ-9 
GK0 GK1 GK2 GK3 GK4 GK5 GK6 GK7 GK8 GK9 | GK-0 GK-1 GK-2 GK-3 GK-4 GK-5 GK-6 GK-7 GK-8 GK-9 
GL0 GL1 GL2 GL3 GL4 GL5 GL6 GL7 GL8 GL9 | GL-0 GL-1 GL-2 GL-3 GL-4 GL-5 GL-6 GL-7 GL-8 GL-9 
GM0 GM1 GM2 GM3 GM4 GM5 GM6 GM7 GM8 GM9 | GM-0 GM-1 GM-2 GM-3 GM-4 GM-5 GM-6 GM-7 GM-8 GM-9 
GN0 GN1 GN2 GN3 GN4 GN5 GN6 GN7 GN8 GN9 | GN-0 GN-1 GN-2 GN-3 GN-4 GN-5 GN-6 GN-7 GN-8 GN-9 
GO0 GO1 GO2 GO3 GO4 GO5 GO6 GO7 GO8 GO9 | GO-0 GO-1 GO-2 GO-3 GO-4 GO-5 GO-6 GO-7 GO-8 GO-9 
GP0 GP1  GP3 GP4 GP5 GP6  GP8 GP9 | GP-0 GP-1 GP-2 GP-3 GP-4 GP-5 GP-6 GP-7 GP-8 GP-9 
GQ0 GQ1 GQ2 GQ3 GQ4 GQ5 GQ6 GQ7 GQ8 GQ9 | GQ-0 GQ-1 GQ-2 GQ-3 GQ-4 GQ-5 GQ-6 GQ-7 GQ-8 GQ-9 
GR0   GR3 GR4  GR6   GR9 | GR-0 GR-1 GR-2 GR-3 GR-4  GR-6 GR-7 GR-8 GR-9 
GS0 GS1 GS2 GS3 GS4 GS5 GS6 GS7 GS8 GS9 | GS-0 GS-1 GS-2 GS-3 GS-4 GS-5 GS-6 GS-7 GS-8 GS-9 
GT0 GT1 GT2   GT5  GT7 GT8 GT9 | GT-0 GT-1 GT-2 GT-3 GT-4 GT-5 GT-6 GT-7 GT-8 GT-9 
GU0 GU1 GU2 GU3 GU4 GU5 GU6 GU7 GU8 GU9 | GU-0 GU-1 GU-2 GU-3 GU-4 GU-5 GU-6 GU-7 GU-8 GU-9 
GV0 GV1 GV2 GV3 GV4 GV5 GV6 GV7 GV8 GV9 | GV-0 GV-1 GV-2 GV-3 GV-4 GV-5 GV-6 GV-7 GV-8 GV-9 
GW0 GW1 GW2 GW3 GW4 GW5 GW6 GW7 GW8 GW9 | GW-0 GW-1 GW-2 GW-3 GW-4 GW-5 GW-6 GW-7 GW-8 GW-9 
GX0 GX1 GX2 GX3 GX4 GX5 GX6 GX7 GX8 GX9 | GX-0 GX-1 GX-2 GX-3 GX-4 GX-5 GX-6 GX-7 GX-8 GX-9 
GY0 GY1 GY2 GY3 GY4 GY5 GY6 GY7 GY8 GY9 | GY-0 GY-1 GY-2 GY-3 GY-4 GY-5 GY-6 GY-7 GY-8 GY-9 
GZ0 GZ1 GZ2 GZ3 GZ4 GZ5 GZ6 GZ7 GZ8 GZ9 | GZ-0 GZ-1 GZ-2 GZ-3 GZ-4 GZ-5 GZ-6 GZ-7 GZ-8 GZ-9

H 
HA0 HA1 HA2 HA3 HA4 HA5 HA6 HA7 HA8 HA9 | HA-0 HA-1 HA-2 HA-3 HA-4 HA-5 HA-6 HA-7 HA-8 HA-9 
HB0 HB1 HB2 HB3 HB4 HB5 HB6 HB7 HB8 HB9 | HB-0 HB-1 HB-2 HB-3 HB-4 HB-5 HB-6 HB-7 HB-8 HB-9 
HC0 HC1 HC2 HC3 HC4 HC5 HC6 HC7 HC8 HC9 | HC-0 HC-1 HC-2 HC-3 HC-4 HC-5 HC-6 HC-7 HC-8 HC-9 
HD0 HD1 HD2 HD3 HD4 HD5 HD6 HD7 HD8 HD9 | HD-0 HD-1 HD-2 HD-3 HD-4 HD-5 HD-6 HD-7 HD-8 HD-9 
HE0 HE1 HE2 HE3 HE4 HE5 HE6 HE7 HE8 HE9 | HE-0 HE-1 HE-2 HE-3 HE-4 HE-5 HE-6 HE-7 HE-8 HE-9 
HF0 HF1 HF2 HF3 HF4 HF5 HF6 HF7 HF8 HF9 | HF-0 HF-1 HF-2 HF-3 HF-4 HF-5 HF-6 HF-7 HF-8 HF-9 
HG0 HG1 HG2 HG3 HG4 HG5 HG6 HG7 HG8 HG9 | HG-0 HG-1 HG-2 HG-3 HG-4 HG-5 HG-6 HG-7 HG-8 HG-9 
HH0 HH1 HH2 HH3 HH4 HH5 HH6 HH7 HH8 HH9 | HH-0 HH-1 HH-2 HH-3 HH-4 HH-5 HH-6 HH-7 HH-8 HH-9 
HI0 HI1 HI2 HI3 HI4 HI5 HI6 HI7 HI8 HI9 | HI-0 HI-1 HI-2 HI-3 HI-4 HI-5 HI-6 HI-7 HI-8 HI-9 
HJ0 HJ1 HJ2 HJ3 HJ4 HJ5 HJ6 HJ7 HJ8 HJ9 | HJ-0 HJ-1 HJ-2 HJ-3 HJ-4 HJ-5 HJ-6 HJ-7 HJ-8 HJ-9 
HK0 HK1 HK2 HK3 HK4 HK5 HK6 HK7 HK8 HK9 | HK-0 HK-1 HK-2 HK-3 HK-4 HK-5 HK-6 HK-7 HK-8 HK-9 
HL0 HL1 HL2 HL3 HL4 HL5 HL6 HL7 HL8 HL9 | HL-0 HL-1 HL-2 HL-3 HL-4 HL-5 HL-6 HL-7 HL-8 HL-9 
HM0 HM1 HM2 HM3 HM4 HM5 HM6 HM7 HM8 HM9 | HM-0 HM-1 HM-2 HM-3 HM-4 HM-5 HM-6 HM-7 HM-8 HM-9 
HN0 HN1 HN2 HN3 HN4  HN6 HN7 HN8 HN9 | HN-0 HN-1 HN-2 HN-3 HN-4  HN-6 HN-7 HN-8 HN-9 
HO0 HO1 HO2 HO3 HO4 HO5 HO6 HO7 HO8 HO9 | HO-0 HO-1 HO-2 HO-3 HO-4 HO-5 HO-6 HO-7 HO-8 HO-9 
HP0 HP1 HP2 HP3 HP4  HP6 HP7 HP8 HP9 | HP-0 HP-1 HP-2 HP-3 HP-4 HP-5 HP-6 HP-7 HP-8 HP-9 
HQ0 HQ1 HQ2 HQ3 HQ4 HQ5 HQ6 HQ7 HQ8 HQ9 | HQ-0 HQ-1 HQ-2 HQ-3 HQ-4 HQ-5 HQ-6 HQ-7 HQ-8 HQ-9 
HR0 HR1 HR2 HR3 HR4 HR5 HR6 HR7 HR8 HR9 | HR-0 HR-1 HR-2 HR-3 HR-4 HR-5 HR-6 HR-7 HR-8 HR-9 
HS0 HS1 HS2 HS3 HS4 HS5 HS6 HS7 HS8 HS9 | HS-0 HS-1 HS-2 HS-3 HS-4 HS-5 HS-6 HS-7 HS-8 HS-9 
HT0 HT1 HT2 HT3 HT4 HT5 HT6 HT7 HT8 HT9 | HT-0 HT-1 HT-2 HT-3 HT-4 HT-5 HT-6 HT-7 HT-8 HT-9 
HU0 HU1 HU2 HU3 HU4 HU5 HU6 HU7 HU8 HU9 | HU-0 HU-1 HU-2 HU-3 HU-4 HU-5 HU-6 HU-7 HU-8 HU-9 
HV0 HV1 HV2 HV3 HV4 HV5 HV6 HV7 HV8 HV9 | HV-0 HV-1 HV-2 HV-3 HV-4 HV-5 HV-6 HV-7 HV-8 HV-9 
HW0 HW1 HW2 HW3 HW4 HW5 HW6 HW7 HW8 HW9 | HW-0 HW-1 HW-2 HW-3 HW-4 HW-5 HW-6 HW-7 HW-8 HW-9 
HX0 HX1 HX2 HX3 HX4 HX5 HX6 HX7 HX8 HX9 | HX-0 HX-1 HX-2 HX-3 HX-4 HX-5 HX-6 HX-7 HX-8 HX-9 
HY0 HY1 HY2 HY3 HY4 HY5 HY6 HY7 HY8 HY9 | HY-0 HY-1 HY-2 HY-3 HY-4 HY-5 HY-6 HY-7 HY-8 HY-9 
HZ0 HZ1 HZ2 HZ3 HZ4 HZ5 HZ6 HZ7 HZ8 HZ9 | HZ-0 HZ-1 HZ-2 HZ-3 HZ-4 HZ-5 HZ-6 HZ-7 HZ-8 HZ-9

I 
IA0 IA1 IA2 IA3 IA4 IA5 IA6 IA7 IA8 IA9 | IA-0 IA-1 IA-2 IA-3 IA-4 IA-5 IA-6 IA-7 IA-8 IA-9 
IB0  IB2 IB3 IB4 IB5 IB6 IB7 IB8 IB9 | IB-0 IB-1 IB-2 IB-3 IB-4 IB-5 IB-6 IB-7 IB-8 IB-9 
IC0 IC1 IC2  IC4 IC5 IC6 IC7 IC8 IC9 | IC-0 IC-1 IC-2 IC-3 IC-4 IC-5 IC-6 IC-7 IC-8 IC-9 
ID0 ID1 ID2   ID5 ID6 ID7 ID8 ID9 | ID-0 ID-1 ID-2 ID-3 ID-4 ID-5 ID-6 ID-7 ID-8 ID-9 
IE0 IE1 IE2 IE3 IE4 IE5 IE6 IE7 IE8 IE9 | IE-0 IE-1 IE-2 IE-3 IE-4 IE-5 IE-6 IE-7 IE-8 IE-9 
IF0 IF1 IF2 IF3 IF4 IF5 IF6 IF7 IF8 IF9 | IF-0 IF-1 IF-2 IF-3 IF-4 IF-5 IF-6 IF-7 IF-8 IF-9 
IG0 IG1 IG2 IG3 IG4 IG5 IG6 IG7 IG8 IG9 | IG-0 IG-1 IG-2 IG-3 IG-4 IG-5 IG-6 IG-7 IG-8 IG-9 
IH0 IH1 IH2 IH3 IH4 IH5 IH6 IH7 IH8 IH9 | IH-0 IH-1 IH-2 IH-3 IH-4 IH-5 IH-6 IH-7 IH-8 IH-9 
II0 II1 II2 II3 II4 II5 II6 II7 II8 II9 | II-0 II-1 II-2 II-3 II-4 II-5 II-6 II-7 II-8 II-9 
IJ0 IJ1 IJ2 IJ3 IJ4 IJ5 IJ6 IJ7 IJ8 IJ9 | IJ-0 IJ-1 IJ-2 IJ-3 IJ-4 IJ-5 IJ-6 IJ-7 IJ-8 IJ-9 
IK0 IK1 IK2 IK3 IK4 IK5 IK6 IK7 IK8 IK9 | IK-0 IK-1 IK-2 IK-3 IK-4 IK-5 IK-6 IK-7 IK-8 IK-9 
IL0 IL1  IL3 IL4 IL5 IL6 IL7 IL8 IL9 | IL-0 IL-1  IL-3 IL-4 IL-5 IL-6 IL-7 IL-8 IL-9 
IM0 IM1 IM2 IM3 IM4 IM5 IM6 IM7 IM8 IM9 | IM-0 IM-1 IM-2 IM-3 IM-4 IM-5 IM-6 IM-7 IM-8 IM-9 
IN0 IN1 IN2 IN3 IN4 IN5 IN6 IN7 IN8 IN9 | IN-0 IN-1 IN-2 IN-3 IN-4 IN-5 IN-6 IN-7 IN-8 IN-9 
IO0 IO1 IO2 IO3 IO4 IO5 IO6 IO7 IO8 IO9 | IO-0 IO-1 IO-2 IO-3 IO-4 IO-5 IO-6 IO-7 IO-8 IO-9 
IP0 IP1 IP2  IP4 IP5 IP6 IP7 IP8 IP9 | IP-0 IP-1 IP-2 IP-3 IP-4 IP-5 IP-6 IP-7 IP-8 IP-9 
IQ0 IQ1 IQ2 IQ3 IQ4 IQ5 IQ6 IQ7 IQ8 IQ9 | IQ-0 IQ-1 IQ-2 IQ-3 IQ-4 IQ-5 IQ-6 IQ-7 IQ-8 IQ-9 
IR0 IR1 IR2 IR3 IR4 IR5 IR6 IR7 IR8 IR9 | IR-0 IR-1 IR-2 IR-3 IR-4 IR-5 IR-6 IR-7 IR-8 IR-9 
IS0 IS1 IS2 IS3 IS4 IS5 IS6 IS7 IS8 IS9 | IS-0 IS-1 IS-2 IS-3 IS-4 IS-5 IS-6 IS-7 IS-8 IS-9 
IT0 IT1 IT2 IT3 IT4 IT5 IT6 IT7 IT8 IT9 | IT-0 IT-1 IT-2 IT-3 IT-4 IT-5 IT-6 IT-7 IT-8 IT-9 
IU0 IU1 IU2 IU3 IU4 IU5 IU6 IU7 IU8 IU9 | IU-0 IU-1 IU-2 IU-3 IU-4 IU-5 IU-6 IU-7 IU-8 IU-9 
IV0 IV1 IV2 IV3 IV4 IV5 IV6 IV7 IV8 IV9 | IV-0 IV-1 IV-2 IV-3 IV-4 IV-5 IV-6 IV-7 IV-8 IV-9 
IW0 IW1 IW2 IW3 IW4 IW5 IW6 IW7 IW8 IW9 | IW-0 IW-1 IW-2 IW-3 IW-4 IW-5 IW-6 IW-7 IW-8 IW-9 
IX0 IX1 IX2 IX3 IX4 IX5 IX6 IX7 IX8 IX9 | IX-0 IX-1 IX-2 IX-3 IX-4 IX-5 IX-6 IX-7 IX-8 IX-9 
IY0 IY1 IY2 IY3 IY4 IY5 IY6 IY7 IY8 IY9 | IY-0 IY-1 IY-2 IY-3 IY-4 IY-5 IY-6 IY-7 IY-8 IY-9 
IZ0 IZ1 IZ2 IZ3 IZ4 IZ5 IZ6 IZ7 IZ8 IZ9 | IZ-0 IZ-1 IZ-2 IZ-3 IZ-4 IZ-5 IZ-6 IZ-7 IZ-8 IZ-9

J 
JA0 JA1 JA2 JA3 JA4 JA5 JA6 JA7 JA8 JA9 | JA-0 JA-1 JA-2 JA-3 JA-4 JA-5 JA-6 JA-7 JA-8 JA-9 
JB0 JB1 JB2 JB3 JB4 JB5 JB6 JB7 JB8 JB9 | JB-0 JB-1 JB-2 JB-3 JB-4 JB-5 JB-6 JB-7 JB-8 JB-9 
JC0 JC1 JC2 JC3 JC4 JC5 JC6 JC7 JC8 JC9 | JC-0 JC-1 JC-2 JC-3 JC-4 JC-5 JC-6 JC-7 JC-8 JC-9 
JD0 JD1 JD2 JD3 JD4 JD5 JD6 JD7 JD8 JD9 | JD-0 JD-1 JD-2 JD-3 JD-4 JD-5 JD-6 JD-7 JD-8 JD-9 
JE0 JE1 JE2 JE3 JE4 JE5 JE6 JE7 JE8 JE9 | JE-0 JE-1 JE-2 JE-3 JE-4 JE-5 JE-6 JE-7 JE-8 JE-9 
JF0 JF1 JF2 JF3 JF4 JF5 JF6 JF7 JF8 JF9 | JF-0 JF-1 JF-2 JF-3 JF-4 JF-5 JF-6 JF-7 JF-8 JF-9 
JG0 JG1 JG2 JG3 JG4 JG5 JG6 JG7 JG8 JG9 | JG-0 JG-1 JG-2 JG-3 JG-4 JG-5 JG-6 JG-7 JG-8 JG-9 
JH0 JH1 JH2 JH3 JH4 JH5 JH6 JH7 JH8 JH9 | JH-0 JH-1 JH-2 JH-3 JH-4 JH-5 JH-6 JH-7 JH-8 JH-9 
JI0 JI1 JI2 JI3 JI4 JI5 JI6 JI7 JI8 JI9 | JI-0 JI-1 JI-2 JI-3 JI-4 JI-5 JI-6 JI-7 JI-8 JI-9 
JJ0 JJ1 JJ2 JJ3 JJ4 JJ5 JJ6 JJ7 JJ8 JJ9 | JJ-0 JJ-1 JJ-2 JJ-3 JJ-4 JJ-5 JJ-6 JJ-7 JJ-8 JJ-9 
JK0 JK1 JK2 JK3 JK4 JK5 JK6 JK7 JK8 JK9 | JK-0 JK-1 JK-2 JK-3 JK-4 JK-5 JK-6 JK-7 JK-8 JK-9 
JL0 JL1 JL2 JL3 JL4 JL5 JL6 JL7 JL8 JL9 | JL-0 JL-1 JL-2 JL-3 JL-4 JL-5 JL-6 JL-7 JL-8 JL-9 
JM0 JM1 JM2 JM3 JM4 JM5 JM6 JM7 JM8 JM9 | JM-0 JM-1 JM-2 JM-3 JM-4 JM-5 JM-6 JM-7 JM-8 JM-9 
JN0 JN1 JN2 JN3 JN4 JN5 JN6 JN7 JN8 JN9 | JN-0 JN-1 JN-2 JN-3 JN-4 JN-5 JN-6 JN-7 JN-8 JN-9 
JO0 JO1 JO2 JO3 JO4 JO5 JO6 JO7 JO8 JO9 | JO-0 JO-1 JO-2 JO-3 JO-4 JO-5 JO-6 JO-7 JO-8 JO-9 
JP0 JP1  JP3 JP4 JP5 JP6 JP7 JP8 JP9 | JP-0 JP-1 JP-2 JP-3 JP-4 JP-5 JP-6 JP-7 JP-8 JP-9 
JQ0 JQ1 JQ2 JQ3 JQ4 JQ5 JQ6 JQ7 JQ8 JQ9 | JQ-0 JQ-1 JQ-2 JQ-3 JQ-4 JQ-5 JQ-6 JQ-7 JQ-8 JQ-9 
JR0 JR1 JR2 JR3 JR4 JR5 JR6 JR7 JR8 JR9 | JR-0 JR-1 JR-2 JR-3 JR-4 JR-5 JR-6 JR-7 JR-8 JR-9 
JS0 JS1  JS3 JS4 JS5 JS6 JS7 JS8 JS9 | JS-0 JS-1  JS-3 JS-4 JS-5 JS-6 JS-7 JS-8 JS-9 
JT0 JT1 JT2 JT3 JT4 JT5 JT6 JT7 JT8 JT9 | JT-0 JT-1 JT-2 JT-3 JT-4 JT-5 JT-6 JT-7 JT-8 JT-9 
JU0 JU1 JU2 JU3 JU4 JU5 JU6 JU7 JU8 JU9 | JU-0 JU-1 JU-2 JU-3 JU-4 JU-5 JU-6 JU-7 JU-8 JU-9 
JV0 JV1 JV2 JV3 JV4 JV5 JV6 JV7 JV8 JV9 | JV-0 JV-1 JV-2 JV-3 JV-4 JV-5 JV-6 JV-7 JV-8 JV-9 
JW0 JW1 JW2 JW3 JW4 JW5 JW6 JW7 JW8 JW9 | JW-0 JW-1 JW-2 JW-3 JW-4 JW-5 JW-6 JW-7 JW-8 JW-9 
JX0 JX1 JX2 JX3 JX4 JX5 JX6 JX7 JX8 JX9 | JX-0 JX-1 JX-2 JX-3 JX-4 JX-5 JX-6 JX-7 JX-8 JX-9 
JY0 JY1 JY2 JY3 JY4 JY5 JY6 JY7 JY8 JY9 | JY-0 JY-1 JY-2 JY-3 JY-4 JY-5 JY-6 JY-7 JY-8 JY-9 
JZ0 JZ1 JZ2 JZ3 JZ4 JZ5 JZ6 JZ7 JZ8 JZ9 | JZ-0 JZ-1 JZ-2 JZ-3 JZ-4 JZ-5 JZ-6 JZ-7 JZ-8 JZ-9

K 
KA0 KA1 KA2 KA3 KA4 KA5 KA6 KA7 KA8 KA9 | KA-0 KA-1 KA-2 KA-3 KA-4 KA-5 KA-6 KA-7 KA-8 KA-9 
KB0 KB1 KB2 KB3 KB4 KB5 KB6 KB7 KB8 KB9 | KB-0 KB-1 KB-2 KB-3 KB-4 KB-5 KB-6 KB-7 KB-8 KB-9 
KC0 KC1 KC2 KC3 KC4 KC5 KC6 KC7 KC8 KC9 | KC-0 KC-1 KC-2 KC-3 KC-4 KC-5 KC-6 KC-7 KC-8 KC-9 
KD0 KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 KD7 KD8 KD9 | KD-0 KD-1 KD-2 KD-3 KD-4 KD-5 KD-6 KD-7 KD-8 KD-9 
KE0 KE1 KE2 KE3 KE4 KE5 KE6 KE7 KE8 KE9 | KE-0 KE-1 KE-2 KE-3 KE-4 KE-5 KE-6 KE-7 KE-8 KE-9 
KF0 KF1 KF2 KF3 KF4 KF5 KF6 KF7 KF8 KF9 | KF-0 KF-1 KF-2 KF-3 KF-4 KF-5 KF-6 KF-7 KF-8 KF-9 
KG0 KG1 KG2 KG3 KG4 KG5 KG6 KG7 KG8 KG9 | KG-0 KG-1 KG-2 KG-3 KG-4 KG-5 KG-6 KG-7 KG-8 KG-9 
KH0 KH1 KH2 KH3 KH4 KH5 KH6 KH7 KH8 KH9 | KH-0 KH-1 KH-2 KH-3 KH-4 KH-5 KH-6 KH-7 KH-8 KH-9 
KI0 KI1 KI2 KI3 KI4 KI5 KI6 KI7 KI8 KI9 | KI-0 KI-1 KI-2 KI-3 KI-4 KI-5 KI-6 KI-7 KI-8 KI-9 
KJ0 KJ1 KJ2 KJ3 KJ4 KJ5 KJ6 KJ7 KJ8 KJ9 | KJ-0 KJ-1 KJ-2 KJ-3 KJ-4 KJ-5 KJ-6 KJ-7 KJ-8 KJ-9 
KK0 KK1 KK2 KK3 KK4 KK5 KK6 KK7 KK8 KK9 | KK-0 KK-1 KK-2 KK-3 KK-4 KK-5 KK-6 KK-7 KK-8 KK-9 
KL0 KL1 KL2 KL3 KL4 KL5 KL6 KL7 KL8 KL9 | KL-0 KL-1 KL-2 KL-3 KL-4 KL-5 KL-6 KL-7 KL-8 KL-9 
KM0 KM1 KM2 KM3 KM4 KM5 KM6 KM7 KM8 KM9 | KM-0 KM-1 KM-2 KM-3 KM-4 KM-5 KM-6 KM-7 KM-8 KM-9 
KN0 KN1 KN2 KN3 KN4 KN5 KN6 KN7 KN8 KN9 | KN-0 KN-1 KN-2 KN-3 KN-4 KN-5 KN-6 KN-7 KN-8 KN-9 
KO0 KO1 KO2 KO3 KO4 KO5 KO6 KO7 KO8 KO9 | KO-0 KO-1 KO-2 KO-3 KO-4 KO-5 KO-6 KO-7 KO-8 KO-9 
KP0 KP1 KP2 KP3 KP4 KP5 KP6 KP7 KP8 KP9 | KP-0 KP-1 KP-2 KP-3 KP-4 KP-5 KP-6 KP-7 KP-8 KP-9 
KQ0 KQ1 KQ2 KQ3 KQ4 KQ5 KQ6 KQ7 KQ8 KQ9 | KQ-0 KQ-1 KQ-2 KQ-3 KQ-4 KQ-5 KQ-6 KQ-7 KQ-8 KQ-9 
KR0 KR1 KR2 KR3 KR4 KR5 KR6 KR7 KR8 KR9 | KR-0 KR-1 KR-2 KR-3 KR-4 KR-5 KR-6 KR-7 KR-8 KR-9 
KS0 KS1 KS2 KS3 KS4 KS5 KS6 KS7 KS8 KS9 | KS-0 KS-1 KS-2 KS-3 KS-4 KS-5 KS-6 KS-7 KS-8 KS-9 
KT0 KT1 KT2 KT3 KT4 KT5 KT6 KT7 KT8 KT9 | KT-0 KT-1 KT-2 KT-3 KT-4 KT-5 KT-6 KT-7 KT-8 KT-9 
KU0 KU1 KU2 KU3 KU4 KU5 KU6 KU7 KU8 KU9 | KU-0 KU-1 KU-2 KU-3 KU-4 KU-5 KU-6 KU-7 KU-8 KU-9 
KV0 KV1 KV2 KV3 KV4 KV5 KV6 KV7 KV8 KV9 | KV-0 KV-1 KV-2 KV-3 KV-4 KV-5 KV-6 KV-7 KV-8 KV-9 
KW0 KW1 KW2 KW3 KW4 KW5 KW6 KW7 KW8 KW9 | KW-0 KW-1 KW-2 KW-3 KW-4 KW-5 KW-6 KW-7 KW-8 KW-9 
KX0 KX1 KX2 KX3 KX4 KX5 KX6 KX7 KX8 KX9 | KX-0 KX-1 KX-2 KX-3 KX-4 KX-5 KX-6 KX-7 KX-8 KX-9 
KY0 KY1 KY2 KY3 KY4 KY5 KY6 KY7 KY8 KY9 | KY-0 KY-1 KY-2 KY-3 KY-4 KY-5 KY-6 KY-7 KY-8 KY-9 
KZ0 KZ1 KZ2 KZ3 KZ4 KZ5 KZ6 KZ7 KZ8 KZ9 | KZ-0 KZ-1 KZ-2 KZ-3 KZ-4 KZ-5 KZ-6 KZ-7 KZ-8 KZ-9

L 
LA0 LA1 LA2 LA3 LA4 LA5 LA6 LA7 LA8 LA9 | LA-0 LA-1 LA-2 LA-3 LA-4 LA-5 LA-6 LA-7 LA-8 LA-9 
LB0 LB1 LB2 LB3 LB4 LB5 LB6 LB7 LB8 LB9 | LB-0 LB-1 LB-2 LB-3 LB-4 LB-5 LB-6 LB-7 LB-8 LB-9 
LC0   LC3 LC4 LC5 LC6 LC7 LC8  | LC-0  LC-2 LC-3 LC-4 LC-5 LC-6 LC-7 LC-8 LC-9 
LD0 LD1 LD2 LD3 LD4 LD5 LD6 LD7 LD8 LD9 | LD-0 LD-1 LD-2 LD-3 LD-4 LD-5 LD-6 LD-7 LD-8 LD-9 
LE0 LE1 LE2 LE3 LE4 LE5 LE6 LE7 LE8 LE9 | LE-0 LE-1 LE-2 LE-3 LE-4 LE-5 LE-6 LE-7 LE-8 LE-9 
LF0 LF1 LF2 LF3 LF4 LF5 LF6 LF7 LF8 LF9 | LF-0 LF-1 LF-2 LF-3 LF-4 LF-5 LF-6 LF-7 LF-8 LF-9 
LG0  LG2 LG3 LG4 LG5 LG6 LG7 LG8 LG9 | LG-0 LG-1 LG-2 LG-3 LG-4 LG-5 LG-6 LG-7 LG-8 LG-9 
LH0 LH1  LH3 LH4 LH5 LH6 LH7 LH8 LH9 | LH-0 LH-1 LH-2 LH-3 LH-4 LH-5 LH-6 LH-7 LH-8 LH-9 
LI0 LI1 LI2 LI3 LI4 LI5 LI6 LI7 LI8 LI9 | LI-0 LI-1 LI-2 LI-3 LI-4 LI-5 LI-6 LI-7 LI-8 LI-9 
LJ0 LJ1 LJ2 LJ3 LJ4 LJ5 LJ6 LJ7 LJ8 LJ9 | LJ-0 LJ-1 LJ-2 LJ-3 LJ-4 LJ-5 LJ-6 LJ-7 LJ-8 LJ-9 
LK0 LK1 LK2 LK3 LK4 LK5 LK6 LK7 LK8 LK9 | LK-0 LK-1 LK-2 LK-3 LK-4 LK-5 LK-6 LK-7 LK-8 LK-9 
LL0 LL1 LL2 LL3 LL4 LL5 LL6 LL7 LL8 LL9 | LL-0 LL-1 LL-2 LL-3 LL-4 LL-5 LL-6 LL-7 LL-8 LL-9 
LM0 LM1 LM2 LM3 LM4 LM5 LM6 LM7 LM8 LM9 | LM-0 LM-1 LM-2 LM-3 LM-4 LM-5 LM-6 LM-7 LM-8 LM-9 
LN0 LN1  LN3 LN4 LN5 LN6 LN7 LN8 LN9 | LN-0 LN-1 LN-2 LN-3 LN-4 LN-5 LN-6 LN-7 LN-8 LN-9 
LO0 LO1 LO2 LO3 LO4 LO5 LO6 LO7 LO8 LO9 | LO-0 LO-1 LO-2 LO-3 LO-4 LO-5 LO-6 LO-7 LO-8 LO-9 
LP0  LP2 LP3 LP4 LP5 LP6 LP7 LP8 LP9 | LP-0 LP-1 LP-2 LP-3 LP-4 LP-5 LP-6 LP-7 LP-8 LP-9 
LQ0 LQ1 LQ2 LQ3 LQ4 LQ5 LQ6 LQ7 LQ8 LQ9 | LQ-0 LQ-1 LQ-2 LQ-3 LQ-4 LQ-5 LQ-6 LQ-7 LQ-8 LQ-9 
LR0 LR1 LR2 LR3 LR4 LR5 LR6 LR7 LR8 LR9 | LR-0 LR-1 LR-2 LR-3 LR-4 LR-5 LR-6 LR-7 LR-8 LR-9 
LS0     LS5 LS6 LS7 LS8 LS9 | LS-0 LS-1 LS-2 LS-3 LS-4 LS-5 LS-6 LS-7 LS-8 LS-9 
LT0 LT1 LT2 LT3 LT4 LT5 LT6 LT7 LT8 LT9 | LT-0 LT-1 LT-2 LT-3 LT-4 LT-5 LT-6 LT-7 LT-8 LT-9 
LU0 LU1 LU2 LU3 LU4 LU5 LU6 LU7 LU8 LU9 | LU-0 LU-1 LU-2 LU-3 LU-4 LU-5 LU-6 LU-7 LU-8 LU-9 
LV0 LV1  LV3 LV4 LV5 LV6 LV7 LV8 LV9 | LV-0 LV-1 LV-2 LV-3 LV-4 LV-5 LV-6 LV-7 LV-8 LV-9 
LW0 LW1 LW2 LW3 LW4 LW5 LW6 LW7 LW8 LW9 | LW-0 LW-1 LW-2 LW-3 LW-4 LW-5 LW-6 LW-7 LW-8 LW-9 
LX0 LX1 LX2 LX3 LX4 LX5 LX6 LX7 LX8 LX9 | LX-0 LX-1 LX-2 LX-3 LX-4 LX-5 LX-6 LX-7 LX-8 LX-9 
LY0 LY1 LY2 LY3 LY4 LY5 LY6 LY7 LY8 LY9 | LY-0 LY-1 LY-2 LY-3 LY-4 LY-5 LY-6 LY-7 LY-8 LY-9 
LZ0 LZ1 LZ2 LZ3 LZ4 LZ5 LZ6 LZ7 LZ8 LZ9 | LZ-0 LZ-1 LZ-2 LZ-3 LZ-4 LZ-5 LZ-6 LZ-7 LZ-8 LZ-9

M 
MA0 MA1 MA2 MA3 MA4 MA5 MA6 MA7 MA8 MA9 | MA-0 MA-1 MA-2 MA-3 MA-4 MA-5 MA-6 MA-7 MA-8 MA-9 
MB0 MB1 MB2 MB3 MB4 MB5 MB6 MB7 MB8 MB9 | MB-0 MB-1 MB-2 MB-3 MB-4 MB-5 MB-6 MB-7 MB-8 MB-9 
MC0 MC1 MC2 MC3 MC4 MC5 MC6 MC7 MC8 MC9 | MC-0 MC-1 MC-2 MC-3 MC-4 MC-5 MC-6 MC-7 MC-8 MC-9 
MD0 MD1 MD2 MD3 MD4 MD5 MD6 MD7 MD8 MD9 | MD-0 MD-1 MD-2 MD-3 MD-4 MD-5 MD-6 MD-7 MD-8 MD-9 
ME0 ME1 ME2 ME3 ME4 ME5 ME6 ME7 ME8 ME9 | ME-0 ME-1 ME-2 ME-3 ME-4 ME-5 ME-6 ME-7 ME-8 ME-9 
MF0 MF1 MF2 MF3 MF4 MF5 MF6 MF7 MF8 MF9 | MF-0 MF-1 MF-2 MF-3 MF-4 MF-5 MF-6 MF-7 MF-8 MF-9 
MG0 MG1 MG2 MG3 MG4 MG5 MG6 MG7 MG8 MG9 | MG-0 MG-1 MG-2 MG-3 MG-4 MG-5 MG-6 MG-7 MG-8 MG-9 
MH0 MH1 MH2 MH3 MH4 MH5 MH6 MH7 MH8 MH9 | MH-0 MH-1 MH-2 MH-3 MH-4 MH-5 MH-6 MH-7 MH-8 MH-9 
MI0 MI1 MI2 MI3 MI4 MI5 MI6 MI7  MI9 | MI-0 MI-1 MI-2 MI-3 MI-4 MI-5 MI-6 MI-7 MI-8 MI-9 
MJ0 MJ1 MJ2 MJ3 MJ4 MJ5 MJ6 MJ7 MJ8 MJ9 | MJ-0 MJ-1 MJ-2 MJ-3 MJ-4 MJ-5 MJ-6 MJ-7 MJ-8 MJ-9 
MK0  MK2   MK5 MK6 MK7  MK9 | MK-0     MK-5 MK-6 MK-7 MK-8 MK-9 
ML0 ML1 ML2 ML3 ML4 ML5 ML6 ML7 ML8 ML9 | ML-0 ML-1 ML-2 ML-3 ML-4 ML-5 ML-6 ML-7 ML-8 ML-9 
MM0 MM1 MM2 MM3 MM4 MM5 MM6 MM7 MM8 MM9 | MM-0 MM-1 MM-2 MM-3 MM-4 MM-5 MM-6 MM-7 MM-8 MM-9 
MN0 MN1 MN2 MN3  MN5 MN6 MN7 MN8 MN9 | MN-0 MN-1 MN-2 MN-3 MN-4 MN-5 MN-6 MN-7 MN-8 MN-9 
MO0 MO1 MO2 MO3 MO4 MO5 MO6 MO7 MO8 MO9 | MO-0 MO-1 MO-2 MO-3 MO-4 MO-5 MO-6 MO-7 MO-8 MO-9 
MP0 MP1   MP4 MP5 MP6 MP7 MP8 MP9 | MP-0 MP-1 MP-2 MP-3 MP-4 MP-5 MP-6 MP-7 MP-8 MP-9 
MQ0 MQ1 MQ2 MQ3 MQ4 MQ5 MQ6 MQ7 MQ8 MQ9 | MQ-0 MQ-1 MQ-2 MQ-3 MQ-4 MQ-5 MQ-6 MQ-7 MQ-8  
MR0  MR2 MR3 MR4 MR5 MR6 MR7 MR8 MR9 | MR-0 MR-1 MR-2 MR-3 MR-4 MR-5 MR-6 MR-7 MR-8 MR-9 
MS0 MS1  MS3 MS4 MS5 MS6 MS7 MS8 MS9 | MS-0 MS-1 MS-2 MS-3 MS-4 MS-5 MS-6 MS-7 MS-8 MS-9 
MT0 MT1 MT2 MT3 MT4 MT5 MT6 MT7 MT8 MT9 | MT-0 MT-1 MT-2 MT-3 MT-4 MT-5 MT-6 MT-7 MT-8 MT-9 
MU0 MU1 MU2 MU3 MU4 MU5 MU6 MU7 MU8 MU9 | MU-0 MU-1 MU-2 MU-3 MU-4 MU-5 MU-6 MU-7 MU-8 MU-9 
MV0 MV1 MV2 MV3 MV4 MV5 MV6 MV7 MV8 MV9 | MV-0 MV-1 MV-2 MV-3 MV-4 MV-5 MV-6 MV-7 MV-8 MV-9 
MW0 MW1 MW2 MW3 MW4 MW5 MW6 MW7 MW8 MW9 | MW-0 MW-1 MW-2 MW-3 MW-4 MW-5 MW-6 MW-7 MW-8 MW-9 
MX0 MX1 MX2 MX3 MX4 MX5 MX6 MX7 MX8 MX9 | MX-0 MX-1 MX-2 MX-3 MX-4 MX-5 MX-6 MX-7 MX-8 MX-9 
MY0 MY1 MY2 MY3 MY4 MY5 MY6 MY7 MY8 MY9 | MY-0 MY-1 MY-2 MY-3 MY-4 MY-5 MY-6 MY-7 MY-8 MY-9 
MZ0 MZ1 MZ2 MZ3 MZ4 MZ5 MZ6 MZ7 MZ8 MZ9 | MZ-0 MZ-1 MZ-2 MZ-3 MZ-4 MZ-5 MZ-6 MZ-7 MZ-8 MZ-9

N 
NA0 NA1 NA2 NA3 NA4 NA5 NA6 NA7 NA8 NA9 | NA-0 NA-1 NA-2 NA-3 NA-4 NA-5 NA-6 NA-7 NA-8 NA-9 
NB0 NB1 NB2 NB3 NB4 NB5 NB6 NB7 NB8 NB9 | NB-0 NB-1 NB-2 NB-3 NB-4 NB-5 NB-6 NB-7 NB-8 NB-9 
NC0 NC1 NC2 NC3 NC4 NC5 NC6 NC7 NC8 NC9 | NC-0 NC-1 NC-2 NC-3 NC-4 NC-5 NC-6 NC-7 NC-8 NC-9 
ND0 ND1 ND2 ND3 ND4 ND5 ND6 ND7 ND8 ND9 | ND-0 ND-1 ND-2 ND-3 ND-4 ND-5 ND-6 ND-7 ND-8 ND-9 
NE0 NE1 NE2 NE3 NE4 NE5 NE6 NE7 NE8 NE9 | NE-0 NE-1 NE-2 NE-3 NE-4 NE-5 NE-6 NE-7 NE-8 NE-9 
NF0    NF4 NF5 NF6 NF7 NF8 NF9 | NF-0 NF-1 NF-2 NF-3 NF-4 NF-5 NF-6 NF-7 NF-8 NF-9 
NG0 NG1 NG2 NG3 NG4 NG5 NG6 NG7 NG8 NG9 | NG-0 NG-1 NG-2 NG-3 NG-4 NG-5 NG-6 NG-7 NG-8 NG-9 
NH0 NH1 NH2 NH3 NH4 NH5 NH6 NH7 NH8 NH9 | NH-0 NH-1 NH-2 NH-3 NH-4 NH-5 NH-6 NH-7 NH-8 NH-9 
NI0 NI1 NI2 NI3 NI4 NI5 NI6 NI7 NI8 NI9 | NI-0 NI-1 NI-2 NI-3 NI-4 NI-5 NI-6 NI-7 NI-8 NI-9 
NJ0 NJ1 NJ2 NJ3 NJ4 NJ5 NJ6 NJ7 NJ8 NJ9 | NJ-0 NJ-1 NJ-2 NJ-3 NJ-4 NJ-5 NJ-6 NJ-7 NJ-8 NJ-9 
NK0 NK1 NK2 NK3 NK4 NK5 NK6 NK7 NK8 NK9 | NK-0 NK-1 NK-2 NK-3 NK-4 NK-5 NK-6 NK-7 NK-8 NK-9 
NL0 NL1 NL2 NL3 NL4 NL5 NL6 NL7 NL8 NL9 | NL-0 NL-1 NL-2 NL-3 NL-4 NL-5 NL-6 NL-7 NL-8 NL-9 
NM0 NM1 NM2 NM3 NM4 NM5 NM6 NM7 NM8 NM9 | NM-0 NM-1 NM-2 NM-3 NM-4 NM-5 NM-6 NM-7 NM-8 NM-9 
NN0 NN1 NN2 NN3 NN4 NN5 NN6 NN7 NN8 NN9 | NN-0 NN-1 NN-2 NN-3 NN-4 NN-5 NN-6 NN-7 NN-8 NN-9 
NO0 NO1  NO3 NO4 NO5 NO6 NO7 NO8 NO9 | NO-0 NO-1 NO-2 NO-3 NO-4 NO-5 NO-6 NO-7 NO-8 NO-9 
NP0 NP1 NP2 NP3 NP4 NP5 NP6 NP7 NP8 NP9 | NP-0 NP-1 NP-2 NP-3 NP-4 NP-5 NP-6 NP-7 NP-8 NP-9 
NQ0 NQ1 NQ2 NQ3 NQ4 NQ5 NQ6 NQ7 NQ8 NQ9 | NQ-0 NQ-1 NQ-2 NQ-3 NQ-4 NQ-5 NQ-6 NQ-7 NQ-8 NQ-9 
NR0 NR1 NR2 NR3 NR4 NR5 NR6 NR7 NR8 NR9 | NR-0 NR-1 NR-2 NR-3 NR-4 NR-5 NR-6 NR-7 NR-8 NR-9 
NS0 NS1 NS2 NS3 NS4 NS5 NS6 NS7 NS8 NS9 | NS-0 NS-1 NS-2 NS-3 NS-4 NS-5 NS-6 NS-7 NS-8 NS-9 
NT0 NT1 NT2 NT3 NT4 NT5 NT6 NT7 NT8 NT9 | NT-0 NT-1 NT-2 NT-3 NT-4 NT-5 NT-6 NT-7 NT-8 NT-9 
NU0 NU1 NU2 NU3 NU4 NU5 NU6 NU7 NU8 NU9 | NU-0 NU-1 NU-2 NU-3 NU-4 NU-5 NU-6 NU-7 NU-8 NU-9 
NV0 NV1 NV2 NV3 NV4 NV5 NV6 NV7 NV8 NV9 | NV-0 NV-1 NV-2 NV-3 NV-4 NV-5 NV-6 NV-7 NV-8 NV-9 
NW0 NW1 NW2 NW3 NW4 NW5 NW6 NW7 NW8 NW9 | NW-0 NW-1 NW-2 NW-3 NW-4 NW-5 NW-6 NW-7 NW-8 NW-9 
NX0 NX1 NX2 NX3 NX4 NX5 NX6 NX7 NX8 NX9 | NX-0 NX-1 NX-2 NX-3 NX-4 NX-5 NX-6 NX-7 NX-8 NX-9 
NY0 NY1 NY2 NY3 NY4 NY5 NY6 NY7 NY8 NY9 | NY-0 NY-1 NY-2 NY-3 NY-4 NY-5 NY-6 NY-7 NY-8 NY-9 
NZ0 NZ1 NZ2 NZ3 NZ4 NZ5 NZ6 NZ7 NZ8 NZ9 | NZ-0 NZ-1 NZ-2 NZ-3 NZ-4 NZ-5 NZ-6 NZ-7 NZ-8 NZ-9

O 
OA0 OA1 OA2 OA3 OA4 OA5 OA6 OA7 OA8 OA9 | OA-0 OA-1 OA-2 OA-3 OA-4 OA-5 OA-6 OA-7 OA-8 OA-9 
OB0 OB1 OB2 OB3 OB4 OB5 OB6 OB7 OB8 OB9 | OB-0 OB-1 OB-2 OB-3 OB-4 OB-5 OB-6 OB-7 OB-8 OB-9 
OC0 OC1 OC2 OC3 OC4 OC5 OC6 OC7 OC8 OC9 | OC-0 OC-1 OC-2 OC-3 OC-4 OC-5 OC-6 OC-7 OC-8 OC-9 
OD0 OD1 OD2 OD3 OD4 OD5 OD6 OD7 OD8 OD9 | OD-0 OD-1 OD-2 OD-3 OD-4 OD-5 OD-6 OD-7 OD-8 OD-9 
OE0 OE1 OE2 OE3 OE4 OE5 OE6 OE7 OE8 OE9 | OE-0 OE-1 OE-2 OE-3 OE-4 OE-5 OE-6 OE-7 OE-8 OE-9 
OF0 OF1 OF2 OF3 OF4 OF5 OF6 OF7 OF8 OF9 | OF-0 OF-1 OF-2 OF-3 OF-4 OF-5 OF-6 OF-7 OF-8 OF-9 
OG0 OG1 OG2 OG3 OG4 OG5 OG6 OG7 OG8 OG9 | OG-0 OG-1 OG-2 OG-3 OG-4 OG-5 OG-6 OG-7 OG-8 OG-9 
OH0 OH1 OH2 OH3 OH4 OH5 OH6 OH7 OH8 OH9 | OH-0 OH-1 OH-2 OH-3 OH-4 OH-5 OH-6 OH-7 OH-8 OH-9 
OI0 OI1 OI2 OI3 OI4 OI5 OI6 OI7 OI8 OI9 | OI-0 OI-1 OI-2 OI-3 OI-4 OI-5 OI-6 OI-7 OI-8 OI-9 
OJ0 OJ1 OJ2 OJ3 OJ4 OJ5 OJ6 OJ7 OJ8 OJ9 | OJ-0 OJ-1 OJ-2 OJ-3 OJ-4 OJ-5 OJ-6 OJ-7 OJ-8 OJ-9 
OK0 OK1 OK2 OK3 OK4 OK5 OK6 OK7 OK8 OK9 | OK-0 OK-1 OK-2 OK-3 OK-4 OK-5 OK-6 OK-7 OK-8 OK-9 
OL0 OL1 OL2 OL3 OL4 OL5 OL6 OL7 OL8 OL9 | OL-0 OL-1 OL-2 OL-3 OL-4 OL-5 OL-6 OL-7 OL-8 OL-9 
OM0 OM1 OM2 OM3 OM4 OM5 OM6 OM7 OM8 OM9 | OM-0 OM-1 OM-2 OM-3 OM-4 OM-5 OM-6 OM-7 OM-8 OM-9 
ON0 ON1 ON2 ON3 ON4 ON5 ON6 ON7 ON8 ON9 | ON-0 ON-1 ON-2 ON-3 ON-4 ON-5 ON-6 ON-7 ON-8 ON-9 
OO0 OO1 OO2 OO3 OO4 OO5 OO6 OO7 OO8 OO9 | OO-0 OO-1 OO-2 OO-3 OO-4 OO-5 OO-6 OO-7 OO-8 OO-9 
OP0 OP1 OP2 OP3 OP4 OP5 OP6 OP7 OP8 OP9 | OP-0 OP-1 OP-2 OP-3 OP-4 OP-5 OP-6 OP-7 OP-8 OP-9 
OQ0 OQ1 OQ2 OQ3 OQ4 OQ5 OQ6 OQ7 OQ8 OQ9 | OQ-0 OQ-1 OQ-2 OQ-3 OQ-4 OQ-5 OQ-6 OQ-7 OQ-8 OQ-9 
OR0 OR1 OR2 OR3 OR4 OR5 OR6 OR7 OR8 OR9 | OR-0 OR-1 OR-2 OR-3 OR-4 OR-5 OR-6 OR-7 OR-8 OR-9 
OS0 OS1 OS2 OS3 OS4 OS5 OS6 OS7 OS8 OS9 | OS-0 OS-1 OS-2 OS-3 OS-4 OS-5 OS-6 OS-7 OS-8 OS-9 
OT0 OT1 OT2 OT3 OT4 OT5 OT6 OT7 OT8 OT9 | OT-0 OT-1 OT-2 OT-3 OT-4 OT-5 OT-6 OT-7 OT-8 OT-9 
OU0 OU1 OU2 OU3 OU4 OU5 OU6 OU7 OU8 OU9 | OU-0 OU-1 OU-2 OU-3 OU-4 OU-5 OU-6 OU-7 OU-8 OU-9 
OV0 OV1 OV2 OV3 OV4 OV5 OV6 OV7 OV8 OV9 | OV-0 OV-1 OV-2 OV-3 OV-4 OV-5 OV-6 OV-7 OV-8 OV-9 
OW0 OW1 OW2 OW3 OW4 OW5 OW6 OW7 OW8 OW9 | OW-0 OW-1 OW-2 OW-3 OW-4 OW-5 OW-6 OW-7 OW-8 OW-9 
OX0 OX1 OX2 OX3 OX4 OX5 OX6 OX7 OX8 OX9 | OX-0 OX-1 OX-2 OX-3 OX-4 OX-5 OX-6 OX-7 OX-8 OX-9 
OY0 OY1 OY2 OY3 OY4 OY5 OY6 OY7 OY8 OY9 | OY-0 OY-1 OY-2 OY-3 OY-4 OY-5 OY-6 OY-7 OY-8 OY-9 
OZ0 OZ1 OZ2 OZ3 OZ4 OZ5 OZ6 OZ7 OZ8 OZ9 | OZ-0 OZ-1 OZ-2 OZ-3 OZ-4 OZ-5 OZ-6 OZ-7 OZ-8 OZ-9

P 
PA0 PA1 PA2 PA3 PA4 PA5 PA6 PA7 PA8 PA9 | PA-0 PA-1 PA-2 PA-3 PA-4 PA-5 PA-6 PA-7 PA-8 PA-9 
PB0 PB1 PB2 PB3 PB4  PB6 PB7 PB8 PB9 | PB-0 PB-1 PB-2 PB-3 PB-4 PB-5 PB-6 PB-7 PB-8 PB-9 
PC0 PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7 PC8 PC9 | PC-0 PC-1 PC-2 PC-3 PC-4 PC-5 PC-6 PC-7 PC-8 PC-9 
PD0 PD1 PD2 PD3 PD4 PD5 PD6 PD7 PD8 PD9 | PD-0 PD-1 PD-2 PD-3 PD-4 PD-5 PD-6 PD-7 PD-8 PD-9 
PE0 PE1 PE2 PE3 PE4 PE5 PE6 PE7 PE8 PE9 | PE-0 PE-1 PE-2 PE-3 PE-4 PE-5 PE-6 PE-7 PE-8 PE-9 
PF0 PF1 PF2 PF3 PF4 PF5 PF6 PF7 PF8 PF9 | PF-0 PF-1 PF-2 PF-3 PF-4 PF-5 PF-6 PF-7 PF-8 PF-9 
PG0 PG1 PG2 PG3 PG4 PG5 PG6 PG7 PG8 PG9 | PG-0 PG-1 PG-2 PG-3 PG-4 PG-5 PG-6 PG-7 PG-8 PG-9 
PH0 PH1 PH2 PH3 PH4 PH5 PH6 PH7 PH8 PH9 | PH-0 PH-1 PH-2 PH-3 PH-4 PH-5 PH-6 PH-7 PH-8 PH-9 
PI0 PI1 PI2 PI3 PI4 PI5 PI6 PI7 PI8 PI9 | PI-0 PI-1 PI-2 PI-3 PI-4 PI-5 PI-6 PI-7 PI-8 PI-9 
PJ0 PJ1 PJ2 PJ3 PJ4 PJ5 PJ6 PJ7 PJ8 PJ9 | PJ-0 PJ-1 PJ-2 PJ-3 PJ-4 PJ-5 PJ-6 PJ-7 PJ-8 PJ-9 
PK0 PK1 PK2 PK3 PK4 PK5 PK6 PK7 PK8 PK9 | PK-0 PK-1 PK-2 PK-3 PK-4 PK-5 PK-6 PK-7 PK-8 PK-9 
PL0 PL1 PL2 PL3 PL4 PL5 PL6 PL7 PL8 PL9 | PL-0 PL-1 PL-2 PL-3 PL-4 PL-5 PL-6 PL-7 PL-8 PL-9 
PM0 PM1 PM2 PM3 PM4 PM5 PM6 PM7 PM8 PM9 | PM-0 PM-1 PM-2 PM-3 PM-4 PM-5 PM-6 PM-7 PM-8 PM-9 
PN0 PN1 PN2 PN3 PN4 PN5 PN6 PN7 PN8 PN9 | PN-0 PN-1 PN-2 PN-3 PN-4 PN-5 PN-6 PN-7 PN-8 PN-9 
PO0 PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 | PO-0 PO-1 PO-2 PO-3 PO-4 PO-5 PO-6 PO-7 PO-8 PO-9 
PP0     PP5 PP6  PP8 PP9 | PP-0     PP-5 PP-6  PP-8 PP-9 
PQ0 PQ1 PQ2 PQ3 PQ4 PQ5 PQ6 PQ7 PQ8 PQ9 | PQ-0 PQ-1 PQ-2 PQ-3 PQ-4 PQ-5 PQ-6 PQ-7 PQ-8 PQ-9 
PR0 PR1 PR2 PR3 PR4 PR5 PR6 PR7 PR8 PR9 | PR-0 PR-1 PR-2 PR-3 PR-4 PR-5 PR-6 PR-7 PR-8 PR-9 
PS0   PS3 PS4 PS5 PS6 PS7 PS8 PS9 | PS-0 PS-1 PS-2 PS-3 PS-4 PS-5 PS-6 PS-7 PS-8 PS-9 
PT0 PT1 PT2 PT3 PT4 PT5 PT6 PT7 PT8 PT9 | PT-0 PT-1 PT-2 PT-3 PT-4 PT-5 PT-6 PT-7 PT-8 PT-9 
PU0 PU1 PU2 PU3 PU4 PU5 PU6 PU7 PU8 PU9 | PU-0 PU-1 PU-2 PU-3 PU-4 PU-5 PU-6 PU-7 PU-8 PU-9 
PV0 PV1 PV2 PV3 PV4 PV5 PV6 PV7 PV8 PV9 | PV-0 PV-1 PV-2 PV-3 PV-4 PV-5 PV-6 PV-7 PV-8 PV-9 
PW0 PW1 PW2 PW3 PW4 PW5 PW6 PW7 PW8 PW9 | PW-0 PW-1 PW-2 PW-3 PW-4 PW-5 PW-6 PW-7 PW-8 PW-9 
PX0 PX1 PX2 PX3 PX4 PX5 PX6 PX7 PX8 PX9 | PX-0 PX-1 PX-2 PX-3 PX-4 PX-5 PX-6 PX-7 PX-8 PX-9 
PY0 PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 | PY-0 PY-1 PY-2 PY-3 PY-4 PY-5 PY-6 PY-7 PY-8 PY-9 
PZ0 PZ1 PZ2 PZ3 PZ4 PZ5 PZ6 PZ7 PZ8 PZ9 | PZ-0 PZ-1 PZ-2 PZ-3 PZ-4 PZ-5 PZ-6 PZ-7 PZ-8 PZ-9

Q 
QA0 QA1 QA2 QA3 QA4 QA5 QA6 QA7 QA8 QA9 | QA-0 QA-1 QA-2 QA-3 QA-4 QA-5 QA-6 QA-7 QA-8 QA-9 
QB0 QB1 QB2 QB3 QB4 QB5 QB6 QB7 QB8 QB9 | QB-0 QB-1 QB-2 QB-3 QB-4 QB-5 QB-6 QB-7 QB-8 QB-9 
QC0 QC1 QC2 QC3 QC4 QC5 QC6 QC7 QC8 QC9 | QC-0 QC-1 QC-2 QC-3 QC-4 QC-5 QC-6 QC-7 QC-8 QC-9 
QD0 QD1 QD2 QD3 QD4 QD5 QD6 QD7 QD8 QD9 | QD-0 QD-1 QD-2 QD-3 QD-4 QD-5 QD-6 QD-7 QD-8 QD-9 
QE0 QE1  QE3 QE4 QE5 QE6 QE7 QE8 QE9 | QE-0 QE-1 QE-2 QE-3 QE-4 QE-5 QE-6 QE-7 QE-8 QE-9 
QF0 QF1 QF2 QF3 QF4 QF5 QF6 QF7 QF8 QF9 | QF-0 QF-1 QF-2 QF-3 QF-4 QF-5 QF-6 QF-7 QF-8 QF-9 
QG0 QG1 QG2 QG3 QG4 QG5 QG6 QG7 QG8 QG9 | QG-0 QG-1 QG-2 QG-3 QG-4 QG-5 QG-6 QG-7 QG-8 QG-9 
QH0 QH1 QH2 QH3 QH4 QH5 QH6 QH7 QH8 QH9 | QH-0 QH-1 QH-2 QH-3 QH-4 QH-5 QH-6 QH-7 QH-8 QH-9 
QI0 QI1 QI2 QI3 QI4 QI5 QI6 QI7 QI8 QI9 | QI-0 QI-1 QI-2 QI-3 QI-4 QI-5 QI-6 QI-7 QI-8 QI-9 
QJ0 QJ1 QJ2 QJ3 QJ4 QJ5 QJ6 QJ7 QJ8 QJ9 | QJ-0 QJ-1 QJ-2 QJ-3 QJ-4 QJ-5 QJ-6 QJ-7 QJ-8 QJ-9 
QK0 QK1 QK2 QK3 QK4 QK5 QK6 QK7 QK8 QK9 | QK-0 QK-1 QK-2 QK-3 QK-4 QK-5 QK-6 QK-7 QK-8 QK-9 
QL0 QL1 QL2 QL3 QL4 QL5 QL6 QL7 QL8 QL9 | QL-0 QL-1 QL-2 QL-3 QL-4 QL-5 QL-6 QL-7 QL-8 QL-9 
QM0 QM1  QM3 QM4 QM5 QM6 QM7 QM8 QM9 | QM-0 QM-1 QM-2 QM-3 QM-4 QM-5 QM-6 QM-7 QM-8 QM-9 
QN0 QN1 QN2 QN3 QN4 QN5 QN6 QN7 QN8 QN9 | QN-0 QN-1 QN-2 QN-3 QN-4 QN-5 QN-6 QN-7 QN-8 QN-9 
QO0 QO1 QO2 QO3 QO4 QO5 QO6 QO7 QO8 QO9 | QO-0 QO-1 QO-2 QO-3 QO-4 QO-5 QO-6 QO-7 QO-8 QO-9 
QP0 QP1 QP2 QP3 QP4 QP5 QP6 QP7 QP8 QP9 | QP-0 QP-1 QP-2 QP-3 QP-4 QP-5 QP-6 QP-7 QP-8 QP-9 
QQ0 QQ1 QQ2 QQ3 QQ4 QQ5 QQ6 QQ7 QQ8 QQ9 | QQ-0 QQ-1 QQ-2 QQ-3 QQ-4 QQ-5 QQ-6 QQ-7 QQ-8 QQ-9 
QR0 QR1 QR2 QR3 QR4 QR5 QR6 QR7 QR8 QR9 | QR-0 QR-1 QR-2 QR-3 QR-4 QR-5 QR-6 QR-7 QR-8 QR-9 
QS0 QS1 QS2 QS3 QS4 QS5 QS6 QS7 QS8 QS9 | QS-0 QS-1 QS-2 QS-3 QS-4 QS-5 QS-6 QS-7 QS-8 QS-9 
QT0 QT1 QT2 QT3 QT4 QT5 QT6 QT7  QT9 | QT-0 QT-1 QT-2 QT-3 QT-4 QT-5 QT-6 QT-7 QT-8 QT-9 
QU0 QU1 QU2 QU3 QU4 QU5 QU6 QU7 QU8 QU9 | QU-0 QU-1 QU-2 QU-3 QU-4 QU-5 QU-6 QU-7 QU-8 QU-9 
QV0 QV1 QV2 QV3 QV4 QV5 QV6 QV7 QV8 QV9 | QV-0 QV-1 QV-2 QV-3 QV-4 QV-5 QV-6 QV-7 QV-8 QV-9 
QW0 QW1 QW2 QW3 QW4 QW5 QW6 QW7 QW8 QW9 | QW-0 QW-1 QW-2 QW-3 QW-4 QW-5 QW-6 QW-7 QW-8 QW-9 
QX0 QX1 QX2 QX3 QX4 QX5 QX6 QX7 QX8 QX9 | QX-0 QX-1 QX-2 QX-3 QX-4 QX-5 QX-6 QX-7 QX-8 QX-9 
QY0 QY1 QY2 QY3 QY4 QY5 QY6 QY7 QY8 QY9 | QY-0 QY-1 QY-2 QY-3 QY-4 QY-5 QY-6 QY-7 QY-8 QY-9 
QZ0 QZ1 QZ2 QZ3 QZ4 QZ5 QZ6 QZ7 QZ8 QZ9 | QZ-0 QZ-1 QZ-2 QZ-3 QZ-4 QZ-5 QZ-6 QZ-7 QZ-8 QZ-9

R 
RA0 RA1 RA2 RA3 RA4 RA5 RA6 RA7 RA8 RA9 | RA-0 RA-1 RA-2 RA-3 RA-4 RA-5 RA-6 RA-7 RA-8 RA-9 
RB0 RB1 RB2 RB3 RB4 RB5 RB6 RB7 RB8 RB9 | RB-0 RB-1 RB-2 RB-3 RB-4 RB-5 RB-6 RB-7 RB-8 RB-9 
RC0 RC1 RC2 RC3 RC4  RC6 RC7 RC8 RC9 | RC-0 RC-1 RC-2 RC-3 RC-4 RC-5 RC-6 RC-7 RC-8 RC-9 
RD0 RD1 RD2 RD3 RD4     RD9 | RD-0 RD-1 RD-2 RD-3 RD-4 RD-5 RD-6 RD-7 RD-8 RD-9 
RE0 RE1 RE2 RE3 RE4 RE5  RE7 RE8 RE9 | RE-0 RE-1 RE-2 RE-3 RE-4 RE-5  RE-7 RE-8 RE-9 
RF0 RF1 RF2 RF3 RF4 RF5 RF6 RF7  RF9 | RF-0 RF-1 RF-2 RF-3 RF-4 RF-5 RF-6 RF-7 RF-8 RF-9 
RG0 RG1 RG2 RG3 RG4 RG5 RG6 RG7 RG8 RG9 | RG-0 RG-1 RG-2 RG-3 RG-4 RG-5 RG-6 RG-7 RG-8 RG-9 
RH0 RH1 RH2 RH3 RH4 RH5 RH6 RH7 RH8 RH9 | RH-0 RH-1 RH-2 RH-3 RH-4 RH-5 RH-6 RH-7 RH-8 RH-9 
RI0 RI1 RI2 RI3 RI4 RI5 RI6 RI7 RI8 RI9 | RI-0 RI-1 RI-2 RI-3 RI-4 RI-5 RI-6 RI-7 RI-8 RI-9 
RJ0 RJ1 RJ2 RJ3 RJ4 RJ5 RJ6 RJ7 RJ8 RJ9 | RJ-0 RJ-1 RJ-2 RJ-3 RJ-4 RJ-5 RJ-6 RJ-7 RJ-8 RJ-9 
RK0 RK1 RK2 RK3 RK4 RK5 RK6 RK7 RK8 RK9 | RK-0 RK-1 RK-2 RK-3 RK-4 RK-5 RK-6 RK-7 RK-8 RK-9 
RL0 RL1 RL2 RL3 RL4 RL5 RL6 RL7 RL8 RL9 | RL-0 RL-1 RL-2 RL-3 RL-4 RL-5 RL-6 RL-7 RL-8 RL-9 
RM0 RM1 RM2 RM3 RM4 RM5 RM6 RM7 RM8 RM9 | RM-0 RM-1 RM-2 RM-3 RM-4 RM-5 RM-6 RM-7 RM-8 RM-9 
RN0          | RN-0  RN-2    RN-6 RN-7 RN-8 RN-9 
RO0 RO1 RO2 RO3 RO4 RO5 RO6 RO7 RO8 RO9 | RO-0 RO-1 RO-2 RO-3 RO-4 RO-5 RO-6 RO-7 RO-8 RO-9 
RP0 RP1 RP2 RP3 RP4 RP5 RP6 RP7 RP8 RP9 | RP-0 RP-1 RP-2 RP-3 RP-4 RP-5 RP-6 RP-7 RP-8 RP-9 
RQ0 RQ1 RQ2 RQ3 RQ4 RQ5 RQ6 RQ7 RQ8 RQ9 | RQ-0 RQ-1 RQ-2 RQ-3 RQ-4 RQ-5 RQ-6 RQ-7 RQ-8 RQ-9 
RR0 RR1 RR2 RR3 RR4 RR5 RR6 RR7 RR8 RR9 | RR-0 RR-1 RR-2 RR-3 RR-4 RR-5 RR-6 RR-7 RR-8 RR-9 
RS0 RS1 RS2 RS3 RS4 RS5 RS6  RS8 RS9 | RS-0 RS-1 RS-2 RS-3 RS-4 RS-5 RS-6 RS-7 RS-8 RS-9 
RT0 RT1 RT2 RT3 RT4 RT5 RT6 RT7 RT8 RT9 | RT-0 RT-1 RT-2 RT-3 RT-4 RT-5 RT-6 RT-7 RT-8 RT-9 
RU0 RU1 RU2 RU3 RU4 RU5 RU6 RU7 RU8 RU9 | RU-0 RU-1 RU-2 RU-3 RU-4 RU-5 RU-6 RU-7 RU-8 RU-9 
RV0 RV1 RV2 RV3 RV4 RV5 RV6 RV7 RV8 RV9 | RV-0 RV-1 RV-2 RV-3 RV-4 RV-5 RV-6 RV-7 RV-8 RV-9 
RW0 RW1 RW2 RW3 RW4 RW5 RW6 RW7 RW8 RW9 | RW-0 RW-1 RW-2 RW-3 RW-4 RW-5 RW-6 RW-7 RW-8 RW-9 
RX0 RX1 RX2 RX3 RX4 RX5 RX6 RX7 RX8 RX9 | RX-0 RX-1 RX-2 RX-3 RX-4 RX-5 RX-6 RX-7 RX-8 RX-9 
RY0 RY1 RY2 RY3 RY4 RY5 RY6 RY7 RY8 RY9 | RY-0 RY-1 RY-2 RY-3 RY-4 RY-5 RY-6 RY-7 RY-8 RY-9 
RZ0 RZ1 RZ2 RZ3 RZ4 RZ5 RZ6 RZ7 RZ8 RZ9 | RZ-0 RZ-1 RZ-2 RZ-3 RZ-4 RZ-5 RZ-6 RZ-7 RZ-8 RZ-9

S 
SA0 SA1 SA2 SA3 SA4 SA5 SA6 SA7 SA8 SA9 | SA-0 SA-1 SA-2 SA-3 SA-4 SA-5 SA-6 SA-7 SA-8 SA-9 
SB0 SB1 SB2 SB3 SB4 SB5 SB6 SB7 SB8 SB9 | SB-0 SB-1 SB-2 SB-3 SB-4 SB-5 SB-6 SB-7 SB-8 SB-9 
SC0 SC1  SC3 SC4 SC5 SC6 SC7 SC8 SC9 | SC-0 SC-1 SC-2 SC-3 SC-4 SC-5 SC-6 SC-7 SC-8 SC-9 
SD0 SD1 SD2 SD3 SD4 SD5 SD6 SD7 SD8 SD9 | SD-0 SD-1 SD-2 SD-3 SD-4 SD-5 SD-6 SD-7 SD-8 SD-9 
SE0 SE1 SE2 SE3 SE4 SE5 SE6 SE7 SE8 SE9 | SE-0 SE-1 SE-2 SE-3 SE-4 SE-5 SE-6 SE-7 SE-8 SE-9 
SF0 SF1  SF3 SF4 SF5 SF6 SF7 SF8 SF9 | SF-0 SF-1 SF-2 SF-3 SF-4 SF-5 SF-6 SF-7 SF-8 SF-9 
SG0 SG1 SG2  SG4 SG5 SG6 SG7 SG8 SG9 | SG-0 SG-1 SG-2 SG-3 SG-4 SG-5 SG-6 SG-7 SG-8 SG-9 
SH0 SH1 SH2 SH3 SH4 SH5 SH6 SH7 SH8 SH9 | SH-0 SH-1 SH-2 SH-3 SH-4 SH-5 SH-6 SH-7 SH-8 SH-9 
SI0 SI1 SI2 SI3 SI4 SI5 SI6 SI7 SI8 SI9 | SI-0 SI-1 SI-2 SI-3 SI-4 SI-5 SI-6 SI-7 SI-8 SI-9 
SJ0 SJ1 SJ2 SJ3 SJ4 SJ5 SJ6 SJ7 SJ8 SJ9 | SJ-0 SJ-1 SJ-2 SJ-3 SJ-4 SJ-5 SJ-6 SJ-7 SJ-8 SJ-9 
SK0  SK2 SK3 SK4 SK5 SK6 SK7 SK8 SK9 | SK-0  SK-2 SK-3 SK-4 SK-5 SK-6 SK-7 SK-8 SK-9 
SL0 SL1 SL2 SL3 SL4 SL5 SL6 SL7 SL8 SL9 | SL-0 SL-1 SL-2 SL-3 SL-4 SL-5 SL-6 SL-7 SL-8 SL-9 
SM0 SM1 SM2  SM4 SM5 SM6 SM7 SM8 SM9 | SM-0 SM-1 SM-2  SM-4 SM-5 SM-6 SM-7 SM-8 SM-9 
SN0 SN1 SN2 SN3 SN4 SN5 SN6 SN7 SN8 SN9 | SN-0 SN-1 SN-2 SN-3 SN-4 SN-5 SN-6 SN-7 SN-8 SN-9 
SO0 SO1 SO2 SO3 SO4 SO5 SO6 SO7 SO8 SO9 | SO-0 SO-1 SO-2 SO-3 SO-4 SO-5 SO-6 SO-7 SO-8 SO-9 
SP0    SP4 SP5 SP6 SP7 SP8 SP9 | SP-0  SP-2 SP-3 SP-4 SP-5 SP-6 SP-7 SP-8 SP-9 
SQ0 SQ1 SQ2 SQ3 SQ4 SQ5 SQ6 SQ7 SQ8 SQ9 | SQ-0 SQ-1 SQ-2 SQ-3 SQ-4 SQ-5 SQ-6 SQ-7 SQ-8 SQ-9 
SR0    SR4 SR5 SR6 SR7 SR8 SR9 | SR-0   SR-3 SR-4 SR-5 SR-6 SR-7 SR-8 SR-9 
SS0     SS5 SS6  SS8  | SS-0  SS-2 SS-3 SS-4 SS-5 SS-6 SS-7 SS-8 SS-9 
ST0 ST1 ST2 ST3 ST4 ST5 ST6 ST7 ST8 ST9 | ST-0 ST-1 ST-2 ST-3 ST-4 ST-5 ST-6 ST-7 ST-8 ST-9 
SU0 SU1 SU2 SU3 SU4 SU5 SU6 SU7  SU9 | SU-0 SU-1 SU-2 SU-3 SU-4 SU-5 SU-6 SU-7  SU-9 
SV0 SV1 SV2 SV3 SV4 SV5 SV6 SV7 SV8 SV9 | SV-0 SV-1 SV-2 SV-3 SV-4 SV-5 SV-6 SV-7 SV-8 SV-9 
SW0 SW1 SW2 SW3 SW4 SW5 SW6 SW7 SW8 SW9 | SW-0 SW-1 SW-2 SW-3 SW-4 SW-5 SW-6 SW-7 SW-8 SW-9 
SX0 SX1 SX2 SX3 SX4 SX5 SX6 SX7 SX8 SX9 | SX-0 SX-1 SX-2 SX-3 SX-4 SX-5 SX-6 SX-7 SX-8 SX-9 
SY0 SY1 SY2 SY3 SY4 SY5 SY6 SY7 SY8 SY9 | SY-0 SY-1 SY-2 SY-3 SY-4 SY-5 SY-6 SY-7 SY-8 SY-9 
SZ0 SZ1 SZ2 SZ3 SZ4 SZ5 SZ6 SZ7 SZ8 SZ9 | SZ-0 SZ-1 SZ-2 SZ-3 SZ-4 SZ-5 SZ-6 SZ-7 SZ-8 SZ-9

T 
TA0 TA1 TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TA8 TA9 | TA-0 TA-1 TA-2 TA-3 TA-4 TA-5 TA-6 TA-7 TA-8 TA-9 
TB0 TB1 TB2 TB3 TB4 TB5 TB6 TB7 TB8 TB9 | TB-0 TB-1 TB-2 TB-3 TB-4 TB-5 TB-6 TB-7 TB-8 TB-9 
TC0 TC1 TC2 TC3 TC4 TC5 TC6 TC7 TC8 TC9 | TC-0 TC-1 TC-2 TC-3 TC-4 TC-5 TC-6 TC-7 TC-8 TC-9 
TD0 TD1 TD2 TD3 TD4 TD5 TD6 TD7 TD8 TD9 | TD-0 TD-1 TD-2 TD-3 TD-4 TD-5 TD-6 TD-7 TD-8 TD-9 
TE0 TE1 TE2 TE3 TE4 TE5 TE6 TE7 TE8 TE9 | TE-0 TE-1 TE-2 TE-3 TE-4 TE-5 TE-6 TE-7 TE-8 TE-9 
TF0 TF1 TF2 TF3 TF4 TF5 TF6 TF7 TF8 TF9 | TF-0 TF-1 TF-2 TF-3 TF-4 TF-5 TF-6 TF-7 TF-8 TF-9 
TG0 TG1 TG2 TG3 TG4 TG5 TG6 TG7 TG8 TG9 | TG-0 TG-1 TG-2 TG-3 TG-4  TG-6 TG-7 TG-8 TG-9 
TH0 TH1 TH2 TH3 TH4 TH5 TH6 TH7 TH8 TH9 | TH-0 TH-1 TH-2 TH-3 TH-4 TH-5 TH-6 TH-7 TH-8 TH-9 
TI0 TI1 TI2 TI3 TI4 TI5 TI6 TI7 TI8 TI9 | TI-0 TI-1 TI-2 TI-3 TI-4 TI-5 TI-6 TI-7 TI-8 TI-9 
TJ0 TJ1 TJ2 TJ3 TJ4 TJ5 TJ6 TJ7 TJ8 TJ9 | TJ-0 TJ-1 TJ-2 TJ-3 TJ-4 TJ-5 TJ-6 TJ-7 TJ-8 TJ-9 
TK0 TK1 TK2 TK3 TK4 TK5 TK6 TK7 TK8 TK9 | TK-0 TK-1 TK-2 TK-3 TK-4 TK-5 TK-6 TK-7 TK-8 TK-9 
TL0 TL1 TL2 TL3 TL4 TL5 TL6 TL7 TL8 TL9 | TL-0 TL-1 TL-2 TL-3 TL-4 TL-5 TL-6 TL-7 TL-8 TL-9 
TM0 TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 TM6 TM7 TM8 TM9 | TM-0 TM-1 TM-2 TM-3 TM-4 TM-5 TM-6 TM-7 TM-8 TM-9 
TN0 TN1 TN2 TN3 TN4 TN5 TN6 TN7 TN8 TN9 | TN-0 TN-1 TN-2 TN-3 TN-4 TN-5 TN-6 TN-7 TN-8 TN-9 
TO0 TO1 TO2 TO3 TO4 TO5 TO6 TO7 TO8 TO9 | TO-0 TO-1 TO-2 TO-3 TO-4 TO-5 TO-6 TO-7 TO-8 TO-9 
TP0 TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6 TP7 TP8 TP9 | TP-0 TP-1 TP-2 TP-3 TP-4 TP-5 TP-6 TP-7 TP-8 TP-9 
TQ0 TQ1 TQ2 TQ3 TQ4 TQ5 TQ6 TQ7 TQ8 TQ9 | TQ-0 TQ-1 TQ-2 TQ-3 TQ-4 TQ-5 TQ-6 TQ-7 TQ-8 TQ-9 
TR0 TR1 TR2 TR3 TR4 TR5 TR6 TR7 TR8 TR9 | TR-0 TR-1 TR-2 TR-3 TR-4 TR-5 TR-6 TR-7 TR-8 TR-9 
TS0 TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 TS8 TS9 | TS-0 TS-1 TS-2 TS-3 TS-4 TS-5 TS-6 TS-7 TS-8 TS-9 
TT0 TT1 TT2 TT3 TT4 TT5 TT6 TT7 TT8 TT9 | TT-0 TT-1 TT-2 TT-3 TT-4 TT-5 TT-6 TT-7 TT-8 TT-9 
TU0 TU1 TU2 TU3 TU4 TU5 TU6 TU7 TU8 TU9 | TU-0 TU-1 TU-2 TU-3 TU-4 TU-5 TU-6 TU-7 TU-8 TU-9 
TV0    TV4      | TV-0 TV-1 TV-2  TV-4 TV-5 TV-6 TV-7  TV-9 
TW0 TW1 TW2 TW3 TW4 TW5 TW6 TW7 TW8 TW9 | TW-0 TW-1 TW-2 TW-3 TW-4 TW-5 TW-6 TW-7 TW-8 TW-9 
TX0 TX1 TX2 TX3 TX4 TX5 TX6 TX7 TX8 TX9 | TX-0 TX-1 TX-2 TX-3 TX-4 TX-5 TX-6 TX-7 TX-8 TX-9 
TY0 TY1 TY2 TY3 TY4 TY5 TY6 TY7 TY8 TY9 | TY-0 TY-1 TY-2 TY-3 TY-4 TY-5 TY-6 TY-7 TY-8 TY-9 
TZ0 TZ1 TZ2 TZ3 TZ4 TZ5 TZ6 TZ7 TZ8 TZ9 | TZ-0 TZ-1 TZ-2 TZ-3 TZ-4 TZ-5 TZ-6 TZ-7 TZ-8 TZ-9

U 
UA0 UA1 UA2 UA3 UA4 UA5 UA6 UA7 UA8 UA9 | UA-0 UA-1 UA-2 UA-3 UA-4 UA-5 UA-6 UA-7 UA-8 UA-9 
UB0 UB1 UB2 UB3  UB5 UB6 UB7 UB8 UB9 | UB-0 UB-1 UB-2 UB-3  UB-5 UB-6 UB-7 UB-8 UB-9 
UC0 UC1 UC2 UC3 UC4 UC5 UC6 UC7 UC8 UC9 | UC-0 UC-1 UC-2 UC-3 UC-4 UC-5 UC-6 UC-7 UC-8 UC-9 
UD0 UD1 UD2 UD3 UD4 UD5 UD6 UD7 UD8 UD9 | UD-0 UD-1 UD-2 UD-3 UD-4 UD-5 UD-6 UD-7 UD-8 UD-9 
UE0 UE1 UE2 UE3 UE4 UE5 UE6 UE7 UE8 UE9 | UE-0 UE-1 UE-2 UE-3 UE-4 UE-5 UE-6 UE-7 UE-8 UE-9 
UF0 UF1 UF2 UF3 UF4 UF5 UF6 UF7 UF8 UF9 | UF-0 UF-1 UF-2 UF-3 UF-4 UF-5 UF-6 UF-7 UF-8 UF-9 
UG0 UG1 UG2 UG3 UG4 UG5 UG6 UG7 UG8 UG9 | UG-0 UG-1 UG-2 UG-3 UG-4 UG-5 UG-6 UG-7 UG-8 UG-9 
UH0 UH1 UH2 UH3 UH4 UH5 UH6 UH7 UH8 UH9 | UH-0 UH-1 UH-2 UH-3 UH-4 UH-5 UH-6 UH-7 UH-8 UH-9 
UI0 UI1 UI2 UI3 UI4 UI5 UI6 UI7 UI8 UI9 | UI-0 UI-1 UI-2 UI-3 UI-4 UI-5 UI-6 UI-7 UI-8 UI-9 
UJ0 UJ1 UJ2 UJ3 UJ4 UJ5 UJ6 UJ7 UJ8 UJ9 | UJ-0 UJ-1 UJ-2 UJ-3 UJ-4 UJ-5 UJ-6 UJ-7 UJ-8 UJ-9 
UK0 UK1 UK2 UK3 UK4 UK5 UK6 UK7 UK8 UK9 | UK-0 UK-1 UK-2 UK-3 UK-4 UK-5 UK-6 UK-7 UK-8 UK-9 
UL0 UL1 UL2 UL3 UL4 UL5 UL6 UL7 UL8 UL9 | UL-0 UL-1 UL-2 UL-3 UL-4 UL-5 UL-6 UL-7 UL-8 UL-9 
UM0 UM1 UM2 UM3 UM4 UM5 UM6 UM7 UM8 UM9 | UM-0 UM-1 UM-2 UM-3 UM-4 UM-5 UM-6 UM-7 UM-8 UM-9 
UN0 UN1 UN2 UN3 UN4 UN5 UN6 UN7 UN8 UN9 | UN-0 UN-1 UN-2 UN-3 UN-4 UN-5 UN-6 UN-7 UN-8 UN-9 
UO0 UO1  UO3 UO4 UO5 UO6 UO7 UO8 UO9 | UO-0 UO-1 UO-2 UO-3 UO-4 UO-5 UO-6 UO-7 UO-8 UO-9 
UP0  UP2 UP3 UP4 UP5 UP6 UP7 UP8 UP9 | UP-0  UP-2 UP-3 UP-4 UP-5 UP-6 UP-7 UP-8 UP-9 
UQ0 UQ1 UQ2 UQ3 UQ4 UQ5 UQ6 UQ7 UQ8 UQ9 | UQ-0 UQ-1 UQ-2 UQ-3 UQ-4 UQ-5 UQ-6 UQ-7 UQ-8 UQ-9 
UR0 UR1 UR2 UR3 UR4 UR5 UR6 UR7 UR8 UR9 | UR-0 UR-1 UR-2 UR-3 UR-4 UR-5 UR-6 UR-7 UR-8 UR-9 
US0 US1 US2 US3 US4 US5 US6 US7 US8 US9 | US-0 US-1 US-2 US-3 US-4 US-5 US-6 US-7 US-8 US-9 
UT0  UT2 UT3 UT4 UT5 UT6 UT7 UT8 UT9 | UT-0 UT-1 UT-2 UT-3 UT-4 UT-5 UT-6 UT-7 UT-8 UT-9 
UU0 UU1 UU2 UU3 UU4 UU5 UU6 UU7 UU8 UU9 | UU-0 UU-1 UU-2 UU-3 UU-4 UU-5 UU-6 UU-7 UU-8 UU-9 
UV0 UV1 UV2 UV3 UV4 UV5 UV6 UV7 UV8 UV9 | UV-0 UV-1 UV-2 UV-3 UV-4 UV-5 UV-6 UV-7 UV-8 UV-9 
UW0 UW1 UW2 UW3 UW4 UW5 UW6 UW7 UW8 UW9 | UW-0 UW-1 UW-2 UW-3 UW-4 UW-5 UW-6 UW-7 UW-8 UW-9 
UX0 UX1 UX2 UX3 UX4 UX5 UX6 UX7 UX8 UX9 | UX-0 UX-1 UX-2 UX-3 UX-4 UX-5 UX-6 UX-7 UX-8 UX-9 
UY0 UY1 UY2 UY3 UY4 UY5 UY6 UY7 UY8 UY9 | UY-0 UY-1 UY-2 UY-3 UY-4 UY-5 UY-6 UY-7 UY-8 UY-9 
UZ0 UZ1 UZ2 UZ3 UZ4 UZ5 UZ6 UZ7 UZ8 UZ9 | UZ-0 UZ-1 UZ-2 UZ-3 UZ-4 UZ-5 UZ-6 UZ-7 UZ-8 UZ-9

V 
VA0 VA1 VA2 VA3 VA4 VA5 VA6 VA7 VA8 VA9 | VA-0 VA-1 VA-2 VA-3 VA-4 VA-5 VA-6 VA-7 VA-8 VA-9 
VB0 VB1 VB2 VB3 VB4 VB5 VB6 VB7 VB8 VB9 | VB-0 VB-1 VB-2 VB-3 VB-4 VB-5 VB-6 VB-7 VB-8 VB-9 
VC0 VC1 VC2 VC3 VC4 VC5 VC6 VC7 VC8 VC9 | VC-0 VC-1 VC-2 VC-3 VC-4 VC-5 VC-6 VC-7 VC-8 VC-9 
VD0 VD1 VD2 VD3 VD4 VD5 VD6 VD7 VD8 VD9 | VD-0 VD-1 VD-2 VD-3 VD-4 VD-5 VD-6 VD-7 VD-8 VD-9 
VE0 VE1 VE2 VE3 VE4 VE5 VE6 VE7 VE8 VE9 | VE-0 VE-1 VE-2 VE-3 VE-4 VE-5 VE-6 VE-7 VE-8 VE-9 
VF0 VF1 VF2 VF3 VF4 VF5 VF6 VF7 VF8 VF9 | VF-0 VF-1 VF-2 VF-3 VF-4 VF-5 VF-6 VF-7 VF-8 VF-9 
VG0 VG1 VG2 VG3 VG4 VG5 VG6 VG7 VG8 VG9 | VG-0 VG-1 VG-2 VG-3 VG-4 VG-5 VG-6 VG-7 VG-8 VG-9 
VH0 VH1 VH2 VH3 VH4 VH5 VH6 VH7 VH8 VH9 | VH-0 VH-1 VH-2 VH-3 VH-4 VH-5 VH-6 VH-7 VH-8 VH-9 
VI0 VI1 VI2 VI3 VI4 VI5 VI6 VI7 VI8 VI9 | VI-0 VI-1 VI-2 VI-3 VI-4 VI-5 VI-6 VI-7 VI-8 VI-9 
VJ0 VJ1 VJ2 VJ3 VJ4 VJ5 VJ6 VJ7 VJ8 VJ9 | VJ-0 VJ-1 VJ-2 VJ-3 VJ-4 VJ-5 VJ-6 VJ-7 VJ-8 VJ-9 
VK0 VK1 VK2 VK3 VK4 VK5 VK6 VK7 VK8 VK9 | VK-0 VK-1 VK-2 VK-3 VK-4 VK-5 VK-6 VK-7 VK-8 VK-9 
VL0 VL1 VL2 VL3 VL4 VL5 VL6 VL7 VL8 VL9 | VL-0 VL-1 VL-2 VL-3 VL-4 VL-5 VL-6 VL-7 VL-8 VL-9 
VM0 VM1 VM2 VM3 VM4 VM5 VM6 VM7 VM8 VM9 | VM-0 VM-1 VM-2 VM-3 VM-4 VM-5 VM-6 VM-7 VM-8 VM-9 
VN0 VN1 VN2 VN3 VN4 VN5 VN6 VN7 VN8 VN9 | VN-0 VN-1 VN-2 VN-3 VN-4 VN-5 VN-6 VN-7 VN-8 VN-9 
VO0 VO1 VO2 VO3 VO4 VO5 VO6 VO7 VO8 VO9 | VO-0 VO-1 VO-2 VO-3 VO-4 VO-5 VO-6 VO-7 VO-8 VO-9 
VP0 VP1 VP2 VP3 VP4 VP5 VP6 VP7 VP8 VP9 | VP-0 VP-1 VP-2 VP-3 VP-4 VP-5 VP-6 VP-7 VP-8 VP-9 
VQ0 VQ1 VQ2 VQ3 VQ4 VQ5 VQ6 VQ7 VQ8 VQ9 | VQ-0 VQ-1 VQ-2 VQ-3 VQ-4 VQ-5 VQ-6 VQ-7 VQ-8 VQ-9 
VR0 VR1 VR2 VR3 VR4 VR5 VR6 VR7 VR8 VR9 | VR-0 VR-1 VR-2 VR-3 VR-4 VR-5 VR-6 VR-7 VR-8 VR-9 
VS0 VS1 VS2 VS3 VS4 VS5 VS6 VS7 VS8 VS9 | VS-0 VS-1 VS-2 VS-3 VS-4 VS-5 VS-6 VS-7 VS-8 VS-9 
VT0 VT1 VT2 VT3  VT5 VT6 VT7 VT8 VT9 | VT-0 VT-1 VT-2 VT-3 VT-4 VT-5 VT-6 VT-7 VT-8 VT-9 
VU0 VU1 VU2 VU3 VU4 VU5 VU6 VU7 VU8 VU9 | VU-0 VU-1 VU-2 VU-3 VU-4 VU-5 VU-6 VU-7 VU-8 VU-9 
VV0 VV1 VV2 VV3 VV4 VV5 VV6 VV7 VV8 VV9 | VV-0 VV-1 VV-2 VV-3 VV-4 VV-5 VV-6 VV-7 VV-8 VV-9 
VW0 VW1 VW2 VW3 VW4 VW5 VW6 VW7 VW8 VW9 | VW-0 VW-1 VW-2 VW-3 VW-4 VW-5 VW-6 VW-7 VW-8 VW-9 
VX0 VX1 VX2 VX3 VX4 VX5 VX6 VX7 VX8 VX9 | VX-0 VX-1 VX-2 VX-3 VX-4 VX-5 VX-6 VX-7 VX-8 VX-9 
VY0 VY1 VY2 VY3 VY4 VY5 VY6 VY7 VY8 VY9 | VY-0 VY-1 VY-2 VY-3 VY-4 VY-5 VY-6 VY-7 VY-8 VY-9 
VZ0 VZ1 VZ2 VZ3 VZ4 VZ5 VZ6 VZ7 VZ8 VZ9 | VZ-0 VZ-1 VZ-2 VZ-3 VZ-4 VZ-5 VZ-6 VZ-7 VZ-8 VZ-9

W 
WA0 WA1 WA2 WA3 WA4 WA5 WA6 WA7 WA8 WA9 | WA-0 WA-1 WA-2 WA-3 WA-4 WA-5 WA-6 WA-7 WA-8 WA-9 
WB0 WB1 WB2 WB3 WB4 WB5 WB6 WB7 WB8 WB9 | WB-0 WB-1 WB-2 WB-3 WB-4 WB-5 WB-6 WB-7 WB-8 WB-9 
WC0 WC1 WC2 WC3 WC4 WC5 WC6 WC7 WC8 WC9 | WC-0 WC-1 WC-2 WC-3 WC-4 WC-5 WC-6 WC-7 WC-8 WC-9 
WD0 WD1 WD2 WD3 WD4 WD5 WD6 WD7 WD8 WD9 | WD-0 WD-1 WD-2 WD-3 WD-4 WD-5 WD-6 WD-7 WD-8 WD-9 
WE0 WE1 WE2 WE3 WE4 WE5 WE6 WE7 WE8 WE9 | WE-0 WE-1 WE-2 WE-3 WE-4 WE-5 WE-6 WE-7 WE-8 WE-9 
WF0 WF1 WF2 WF3 WF4 WF5 WF6 WF7 WF8 WF9 | WF-0 WF-1 WF-2 WF-3 WF-4 WF-5 WF-6 WF-7 WF-8 WF-9 
WG0 WG1 WG2 WG3 WG4 WG5 WG6 WG7 WG8 WG9 | WG-0 WG-1 WG-2 WG-3 WG-4 WG-5 WG-6 WG-7 WG-8 WG-9 
WH0 WH1 WH2 WH3 WH4 WH5 WH6 WH7 WH8 WH9 | WH-0 WH-1 WH-2 WH-3 WH-4 WH-5 WH-6 WH-7 WH-8 WH-9 
WI0 WI1 WI2 WI3 WI4 WI5 WI6 WI7 WI8 WI9 | WI-0 WI-1 WI-2 WI-3 WI-4 WI-5 WI-6 WI-7 WI-8 WI-9 
WJ0 WJ1 WJ2 WJ3 WJ4 WJ5 WJ6 WJ7 WJ8 WJ9 | WJ-0 WJ-1 WJ-2 WJ-3 WJ-4 WJ-5 WJ-6 WJ-7 WJ-8 WJ-9 
WK0 WK1 WK2 WK3 WK4 WK5 WK6 WK7 WK8 WK9 | WK-0 WK-1 WK-2 WK-3 WK-4 WK-5 WK-6 WK-7 WK-8 WK-9 
WL0 WL1 WL2 WL3 WL4 WL5 WL6 WL7 WL8 WL9 | WL-0 WL-1 WL-2 WL-3 WL-4 WL-5 WL-6 WL-7 WL-8 WL-9 
WM0 WM1 WM2 WM3 WM4 WM5 WM6 WM7 WM8 WM9 | WM-0 WM-1 WM-2 WM-3 WM-4 WM-5 WM-6 WM-7 WM-8 WM-9 
WN0 WN1 WN2 WN3 WN4 WN5 WN6 WN7 WN8 WN9 | WN-0 WN-1 WN-2 WN-3 WN-4 WN-5 WN-6 WN-7 WN-8 WN-9 
WO0 WO1 WO2 WO3 WO4 WO5 WO6 WO7 WO8 WO9 | WO-0 WO-1 WO-2 WO-3 WO-4 WO-5 WO-6 WO-7 WO-8 WO-9 
WP0 WP1 WP2 WP3 WP4 WP5 WP6 WP7 WP8 WP9 | WP-0 WP-1 WP-2 WP-3 WP-4 WP-5 WP-6 WP-7 WP-8 WP-9 
WQ0 WQ1 WQ2 WQ3 WQ4 WQ5 WQ6 WQ7 WQ8 WQ9 | WQ-0 WQ-1 WQ-2 WQ-3 WQ-4 WQ-5 WQ-6 WQ-7 WQ-8 WQ-9 
WR0 WR1 WR2 WR3 WR4 WR5 WR6 WR7 WR8 WR9 | WR-0 WR-1 WR-2 WR-3 WR-4 WR-5 WR-6 WR-7 WR-8 WR-9 
WS0 WS1 WS2 WS3 WS4 WS5 WS6 WS7 WS8 WS9 | WS-0 WS-1 WS-2 WS-3 WS-4 WS-5 WS-6 WS-7 WS-8 WS-9 
WT0 WT1 WT2 WT3 WT4 WT5 WT6 WT7 WT8 WT9 | WT-0 WT-1 WT-2 WT-3 WT-4 WT-5 WT-6 WT-7 WT-8 WT-9 
WU0 WU1 WU2 WU3 WU4 WU5 WU6 WU7 WU8 WU9 | WU-0 WU-1 WU-2 WU-3 WU-4 WU-5 WU-6 WU-7 WU-8 WU-9 
WV0 WV1 WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WV8 WV9 | WV-0 WV-1 WV-2 WV-3 WV-4 WV-5 WV-6 WV-7 WV-8 WV-9 
WW0 WW1 WW2 WW3 WW4 WW5 WW6 WW7 WW8 WW9 | WW-0 WW-1 WW-2 WW-3 WW-4 WW-5 WW-6 WW-7 WW-8 WW-9 
WX0 WX1 WX2 WX3 WX4 WX5 WX6 WX7 WX8 WX9 | WX-0 WX-1 WX-2 WX-3 WX-4 WX-5 WX-6 WX-7 WX-8 WX-9 
WY0 WY1 WY2 WY3 WY4 WY5 WY6 WY7 WY8 WY9 | WY-0 WY-1 WY-2 WY-3 WY-4 WY-5 WY-6 WY-7 WY-8 WY-9 
WZ0 WZ1 WZ2 WZ3 WZ4 WZ5 WZ6 WZ7 WZ8 WZ9 | WZ-0 WZ-1 WZ-2 WZ-3 WZ-4 WZ-5 WZ-6 WZ-7 WZ-8 WZ-9

X 
XA0 XA1 XA2 XA3 XA4 XA5 XA6 XA7 XA8 XA9 | XA-0 XA-1 XA-2 XA-3 XA-4 XA-5 XA-6 XA-7 XA-8 XA-9 
XB0 XB1 XB2 XB3 XB4 XB5 XB6 XB7 XB8 XB9 | XB-0  XB-2 XB-3 XB-4 XB-5 XB-6 XB-7 XB-8 XB-9 
XC0 XC1 XC2 XC3 XC4 XC5 XC6 XC7 XC8 XC9 | XC-0 XC-1 XC-2 XC-3 XC-4 XC-5 XC-6 XC-7 XC-8 XC-9 
XD0 XD1 XD2 XD3 XD4 XD5 XD6 XD7 XD8 XD9 | XD-0 XD-1 XD-2 XD-3 XD-4 XD-5 XD-6 XD-7 XD-8 XD-9 
XE0 XE1 XE2 XE3 XE4 XE5 XE6 XE7 XE8 XE9 | XE-0 XE-1 XE-2 XE-3 XE-4 XE-5 XE-6 XE-7 XE-8 XE-9 
XF0 XF1 XF2 XF3 XF4 XF5 XF6 XF7 XF8 XF9 | XF-0 XF-1 XF-2 XF-3 XF-4 XF-5 XF-6 XF-7 XF-8 XF-9 
XG0 XG1 XG2 XG3 XG4 XG5 XG6 XG7 XG8 XG9 | XG-0 XG-1 XG-2 XG-3 XG-4 XG-5 XG-6 XG-7 XG-8 XG-9 
XH0 XH1 XH2 XH3 XH4 XH5 XH6 XH7 XH8 XH9 | XH-0 XH-1 XH-2 XH-3 XH-4 XH-5 XH-6 XH-7 XH-8 XH-9 
XI0 XI1 XI2 XI3 XI4 XI5 XI6 XI7 XI8 XI9 | XI-0 XI-1 XI-2 XI-3 XI-4 XI-5 XI-6 XI-7 XI-8 XI-9 
XJ0 XJ1 XJ2 XJ3 XJ4 XJ5 XJ6 XJ7 XJ8 XJ9 | XJ-0 XJ-1 XJ-2 XJ-3 XJ-4 XJ-5 XJ-6 XJ-7 XJ-8 XJ-9 
XK0 XK1 XK2 XK3 XK4 XK5 XK6 XK7 XK8 XK9 | XK-0 XK-1 XK-2 XK-3 XK-4 XK-5 XK-6 XK-7 XK-8 XK-9 
XL0 XL1 XL2 XL3 XL4 XL5 XL6 XL7 XL8 XL9 | XL-0 XL-1 XL-2 XL-3 XL-4 XL-5 XL-6 XL-7 XL-8 XL-9 
XM0 XM1 XM2 XM3 XM4 XM5 XM6 XM7 XM8 XM9 | XM-0 XM-1 XM-2 XM-3 XM-4 XM-5 XM-6 XM-7 XM-8 XM-9 
XN0 XN1 XN2 XN3 XN4 XN5 XN6 XN7 XN8 XN9 | XN-0 XN-1 XN-2 XN-3 XN-4 XN-5 XN-6 XN-7 XN-8 XN-9 
XO0 XO1 XO2 XO3 XO4 XO5 XO6 XO7 XO8 XO9 | XO-0 XO-1  XO-3 XO-4 XO-5 XO-6 XO-7 XO-8 XO-9 
XP0 XP1 XP2 XP3 XP4 XP5 XP6 XP7 XP8 XP9 | XP-0 XP-1 XP-2 XP-3 XP-4 XP-5 XP-6 XP-7 XP-8 XP-9 
XQ0 XQ1 XQ2 XQ3 XQ4 XQ5 XQ6 XQ7 XQ8 XQ9 | XQ-0 XQ-1 XQ-2 XQ-3 XQ-4 XQ-5 XQ-6 XQ-7 XQ-8 XQ-9 
XR0 XR1 XR2 XR3 XR4 XR5 XR6 XR7 XR8 XR9 | XR-0 XR-1 XR-2 XR-3 XR-4 XR-5 XR-6 XR-7 XR-8 XR-9 
XS0 XS1 XS2 XS3 XS4 XS5 XS6 XS7 XS8 XS9 | XS-0 XS-1 XS-2 XS-3 XS-4 XS-5 XS-6 XS-7 XS-8 XS-9 
XT0 XT1 XT2 XT3 XT4 XT5 XT6 XT7 XT8 XT9 | XT-0 XT-1 XT-2 XT-3 XT-4 XT-5 XT-6 XT-7 XT-8 XT-9 
XU0 XU1 XU2 XU3 XU4 XU5 XU6 XU7 XU8 XU9 | XU-0 XU-1 XU-2 XU-3 XU-4 XU-5 XU-6 XU-7 XU-8 XU-9 
XV0 XV1 XV2 XV3 XV4 XV5 XV6 XV7 XV8 XV9 | XV-0 XV-1 XV-2 XV-3 XV-4 XV-5 XV-6 XV-7 XV-8 XV-9 
XW0 XW1 XW2 XW3 XW4 XW5 XW6 XW7 XW8 XW9 | XW-0 XW-1 XW-2 XW-3 XW-4 XW-5 XW-6 XW-7 XW-8 XW-9 
XX0 XX1 XX2 XX3 XX4 XX5 XX6 XX7 XX8 XX9 | XX-0 XX-1 XX-2 XX-3 XX-4 XX-5 XX-6 XX-7 XX-8 XX-9 
XY0 XY1 XY2 XY3 XY4 XY5 XY6 XY7 XY8 XY9 | XY-0 XY-1 XY-2 XY-3 XY-4 XY-5 XY-6 XY-7 XY-8 XY-9 
XZ0 XZ1 XZ2 XZ3 XZ4 XZ5 XZ6 XZ7 XZ8 XZ9 | XZ-0 XZ-1 XZ-2 XZ-3 XZ-4 XZ-5 XZ-6 XZ-7 XZ-8 XZ-9

Y 
YA0 YA1 YA2 YA3 YA4 YA5 YA6 YA7 YA8 YA9 | YA-0 YA-1 YA-2 YA-3 YA-4 YA-5 YA-6 YA-7 YA-8 YA-9 
YB0 YB1 YB2 YB3 YB4 YB5 YB6 YB7 YB8 YB9 | YB-0 YB-1 YB-2 YB-3 YB-4 YB-5 YB-6 YB-7 YB-8 YB-9 
YC0 YC1 YC2 YC3 YC4 YC5 YC6 YC7 YC8 YC9 | YC-0 YC-1 YC-2 YC-3 YC-4 YC-5 YC-6 YC-7 YC-8 YC-9 
YD0 YD1 YD2 YD3 YD4 YD5 YD6 YD7 YD8 YD9 | YD-0 YD-1 YD-2 YD-3 YD-4 YD-5 YD-6 YD-7 YD-8 YD-9 
YE0 YE1 YE2 YE3 YE4 YE5 YE6 YE7 YE8 YE9 | YE-0 YE-1 YE-2 YE-3 YE-4 YE-5 YE-6 YE-7 YE-8 YE-9 
YF0 YF1 YF2 YF3 YF4 YF5 YF6 YF7 YF8 YF9 | YF-0 YF-1 YF-2 YF-3 YF-4 YF-5 YF-6 YF-7 YF-8 YF-9 
YG0 YG1 YG2 YG3 YG4 YG5 YG6 YG7 YG8 YG9 | YG-0 YG-1 YG-2 YG-3 YG-4 YG-5 YG-6 YG-7 YG-8 YG-9 
YH0 YH1 YH2 YH3 YH4 YH5 YH6 YH7 YH8 YH9 | YH-0 YH-1 YH-2 YH-3 YH-4 YH-5 YH-6 YH-7 YH-8 YH-9 
YI0 YI1 YI2 YI3 YI4 YI5 YI6 YI7 YI8 YI9 | YI-0 YI-1 YI-2 YI-3 YI-4 YI-5 YI-6 YI-7 YI-8 YI-9 
YJ0 YJ1 YJ2 YJ3 YJ4 YJ5 YJ6 YJ7 YJ8 YJ9 | YJ-0 YJ-1 YJ-2 YJ-3 YJ-4 YJ-5 YJ-6 YJ-7 YJ-8 YJ-9 
YK0 YK1 YK2 YK3 YK4 YK5 YK6 YK7 YK8 YK9 | YK-0 YK-1 YK-2 YK-3 YK-4 YK-5 YK-6 YK-7 YK-8 YK-9 
YL0 YL1 YL2 YL3 YL4 YL5 YL6 YL7 YL8 YL9 | YL-0 YL-1 YL-2 YL-3 YL-4 YL-5 YL-6 YL-7 YL-8 YL-9 
YM0 YM1 YM2 YM3 YM4 YM5 YM6 YM7 YM8 YM9 | YM-0 YM-1 YM-2 YM-3 YM-4 YM-5 YM-6 YM-7 YM-8 YM-9 
YN0 YN1 YN2 YN3 YN4 YN5 YN6 YN7 YN8 YN9 | YN-0 YN-1 YN-2 YN-3 YN-4 YN-5 YN-6 YN-7 YN-8 YN-9 
YO0 YO1 YO2 YO3 YO4 YO5 YO6 YO7 YO8 YO9 | YO-0 YO-1 YO-2 YO-3 YO-4 YO-5 YO-6 YO-7 YO-8 YO-9 
YP0 YP1 YP2 YP3 YP4 YP5 YP6 YP7 YP8 YP9 | YP-0 YP-1 YP-2 YP-3 YP-4 YP-5 YP-6 YP-7 YP-8 YP-9 
YQ0 YQ1 YQ2 YQ3 YQ4 YQ5 YQ6 YQ7 YQ8 YQ9 | YQ-0 YQ-1 YQ-2 YQ-3 YQ-4 YQ-5 YQ-6 YQ-7 YQ-8 YQ-9 
YR0 YR1 YR2 YR3 YR4 YR5 YR6 YR7 YR8 YR9 | YR-0 YR-1 YR-2 YR-3 YR-4 YR-5 YR-6 YR-7 YR-8 YR-9 
YS0 YS1 YS2 YS3 YS4 YS5 YS6 YS7 YS8 YS9 | YS-0 YS-1 YS-2 YS-3 YS-4 YS-5 YS-6 YS-7 YS-8 YS-9 
YT0 YT1 YT2 YT3 YT4 YT5 YT6 YT7 YT8 YT9 | YT-0 YT-1 YT-2 YT-3 YT-4 YT-5 YT-6 YT-7 YT-8 YT-9 
YU0 YU1 YU2 YU3 YU4 YU5 YU6 YU7 YU8 YU9 | YU-0 YU-1 YU-2 YU-3 YU-4 YU-5 YU-6 YU-7 YU-8 YU-9 
YV0 YV1 YV2 YV3 YV4 YV5 YV6 YV7 YV8 YV9 | YV-0 YV-1 YV-2 YV-3 YV-4 YV-5 YV-6 YV-7 YV-8 YV-9 
YW0 YW1 YW2 YW3 YW4 YW5 YW6 YW7 YW8 YW9 | YW-0 YW-1 YW-2 YW-3 YW-4 YW-5 YW-6 YW-7 YW-8 YW-9 
YX0 YX1 YX2 YX3 YX4 YX5 YX6 YX7 YX8 YX9 | YX-0 YX-1 YX-2 YX-3 YX-4 YX-5 YX-6 YX-7 YX-8 YX-9 
YY0 YY1 YY2 YY3 YY4 YY5 YY6 YY7 YY8 YY9 | YY-0 YY-1 YY-2 YY-3 YY-4 YY-5 YY-6 YY-7 YY-8 YY-9 
YZ0 YZ1 YZ2 YZ3 YZ4 YZ5 YZ6 YZ7 YZ8 YZ9 | YZ-0 YZ-1 YZ-2 YZ-3 YZ-4 YZ-5 YZ-6 YZ-7 YZ-8 YZ-9

Z 
ZA0 ZA1 ZA2 ZA3 ZA4 ZA5 ZA6 ZA7 ZA8 ZA9 | ZA-0 ZA-1 ZA-2 ZA-3 ZA-4 ZA-5 ZA-6 ZA-7 ZA-8 ZA-9 
ZB0 ZB1 ZB2 ZB3 ZB4 ZB5 ZB6 ZB7 ZB8 ZB9 | ZB-0 ZB-1 ZB-2 ZB-3 ZB-4 ZB-5 ZB-6 ZB-7 ZB-8 ZB-9 
ZC0 ZC1 ZC2 ZC3 ZC4 ZC5 ZC6 ZC7 ZC8 ZC9 | ZC-0 ZC-1 ZC-2 ZC-3 ZC-4 ZC-5 ZC-6 ZC-7 ZC-8 ZC-9 
ZD0 ZD1 ZD2 ZD3 ZD4 ZD5 ZD6 ZD7 ZD8 ZD9 | ZD-0 ZD-1 ZD-2 ZD-3 ZD-4 ZD-5 ZD-6 ZD-7 ZD-8 ZD-9 
ZE0 ZE1 ZE2 ZE3 ZE4 ZE5 ZE6 ZE7 ZE8 ZE9 | ZE-0 ZE-1 ZE-2 ZE-3 ZE-4 ZE-5 ZE-6 ZE-7 ZE-8 ZE-9 
ZF0 ZF1 ZF2 ZF3 ZF4 ZF5 ZF6 ZF7 ZF8 ZF9 | ZF-0 ZF-1 ZF-2 ZF-3 ZF-4 ZF-5 ZF-6 ZF-7 ZF-8 ZF-9 
ZG0 ZG1 ZG2 ZG3 ZG4 ZG5 ZG6 ZG7 ZG8 ZG9 | ZG-0 ZG-1 ZG-2 ZG-3 ZG-4 ZG-5 ZG-6 ZG-7 ZG-8 ZG-9 
ZH0 ZH1 ZH2 ZH3 ZH4 ZH5 ZH6 ZH7 ZH8 ZH9 | ZH-0 ZH-1 ZH-2 ZH-3 ZH-4 ZH-5 ZH-6 ZH-7 ZH-8 ZH-9 
ZI0 ZI1 ZI2 ZI3 ZI4 ZI5 ZI6 ZI7 ZI8 ZI9 | ZI-0 ZI-1 ZI-2 ZI-3 ZI-4 ZI-5 ZI-6 ZI-7 ZI-8 ZI-9 
ZJ0 ZJ1 ZJ2 ZJ3 ZJ4 ZJ5 ZJ6 ZJ7 ZJ8 ZJ9 | ZJ-0 ZJ-1 ZJ-2 ZJ-3 ZJ-4 ZJ-5 ZJ-6 ZJ-7 ZJ-8 ZJ-9 
ZK0 ZK1 ZK2 ZK3 ZK4 ZK5 ZK6 ZK7 ZK8 ZK9 | ZK-0 ZK-1 ZK-2 ZK-3 ZK-4 ZK-5 ZK-6 ZK-7 ZK-8 ZK-9 
ZL0 ZL1 ZL2 ZL3 ZL4 ZL5 ZL6 ZL7 ZL8 ZL9 | ZL-0 ZL-1 ZL-2 ZL-3 ZL-4 ZL-5 ZL-6 ZL-7 ZL-8 ZL-9 
ZM0 ZM1 ZM2 ZM3 ZM4 ZM5 ZM6 ZM7 ZM8 ZM9 | ZM-0 ZM-1 ZM-2 ZM-3 ZM-4 ZM-5 ZM-6 ZM-7 ZM-8 ZM-9 
ZN0 ZN1 ZN2 ZN3 ZN4 ZN5 ZN6 ZN7 ZN8 ZN9 | ZN-0 ZN-1 ZN-2 ZN-3 ZN-4 ZN-5 ZN-6 ZN-7 ZN-8 ZN-9 
ZO0 ZO1 ZO2 ZO3 ZO4 ZO5 ZO6 ZO7 ZO8 ZO9 | ZO-0 ZO-1 ZO-2 ZO-3 ZO-4 ZO-5 ZO-6 ZO-7 ZO-8 ZO-9 
ZP0 ZP1 ZP2 ZP3 ZP4 ZP5 ZP6 ZP7 ZP8 ZP9 | ZP-0 ZP-1 ZP-2 ZP-3 ZP-4 ZP-5 ZP-6 ZP-7 ZP-8 ZP-9 
ZQ0 ZQ1 ZQ2 ZQ3 ZQ4 ZQ5 ZQ6 ZQ7 ZQ8 ZQ9 | ZQ-0 ZQ-1 ZQ-2 ZQ-3 ZQ-4 ZQ-5 ZQ-6 ZQ-7 ZQ-8 ZQ-9 
ZR0 ZR1 ZR2 ZR3 ZR4 ZR5 ZR6 ZR7 ZR8 ZR9 | ZR-0 ZR-1 ZR-2 ZR-3 ZR-4 ZR-5 ZR-6 ZR-7 ZR-8 ZR-9 
ZS0 ZS1 ZS2 ZS3 ZS4 ZS5 ZS6 ZS7 ZS8 ZS9 | ZS-0 ZS-1 ZS-2 ZS-3 ZS-4 ZS-5 ZS-6 ZS-7 ZS-8 ZS-9 
ZT0 ZT1 ZT2 ZT3 ZT4 ZT5 ZT6 ZT7 ZT8 ZT9 | ZT-0 ZT-1 ZT-2 ZT-3 ZT-4 ZT-5 ZT-6 ZT-7 ZT-8 ZT-9 
ZU0 ZU1 ZU2 ZU3 ZU4 ZU5 ZU6 ZU7 ZU8 ZU9 | ZU-0 ZU-1 ZU-2 ZU-3 ZU-4 ZU-5 ZU-6 ZU-7 ZU-8 ZU-9 
ZV0 ZV1 ZV2 ZV3 ZV4 ZV5 ZV6 ZV7 ZV8 ZV9 | ZV-0 ZV-1 ZV-2 ZV-3 ZV-4 ZV-5 ZV-6 ZV-7 ZV-8 ZV-9 
ZW0 ZW1 ZW2 ZW3 ZW4 ZW5 ZW6 ZW7 ZW8 ZW9 | ZW-0 ZW-1 ZW-2 ZW-3 ZW-4 ZW-5 ZW-6 ZW-7 ZW-8 ZW-9 
ZX0 ZX1 ZX2 ZX3 ZX4 ZX5 ZX6 ZX7 ZX8 ZX9 | ZX-0 ZX-1 ZX-2 ZX-3 ZX-4 ZX-5 ZX-6 ZX-7 ZX-8 ZX-9 
ZY0 ZY1 ZY2 ZY3 ZY4 ZY5 ZY6 ZY7 ZY8 ZY9 | ZY-0 ZY-1 ZY-2 ZY-3 ZY-4 ZY-5 ZY-6 ZY-7 ZY-8 ZY-9 
ZZ0 ZZ1 ZZ2 ZZ3 ZZ4 ZZ5 ZZ6 ZZ7 ZZ8 ZZ9 | ZZ-0 ZZ-1 ZZ-2 ZZ-3 ZZ-4 ZZ-5 ZZ-6 ZZ-7 ZZ-8 ZZ-9